|-
|(20001)||1991 CM|| align=right|12,1|| align=right|3,120|| align=right|0,114|| align=right|17,04|| align=right|5,510||MBA||5. února 1991||Yorii||M. Arai; H. Mori
|-
|(20002)||1991 EM|| align=right|13,8|| align=right|3,196|| align=right|0,139|| align=right|20,23|| align=right|5,713||MBA||10. března 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20003)||1991 EX2|| align=right|14,8|| align=right|2,264|| align=right|0,006|| align=right|8,04|| align=right|3,407||MBA||11. března 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20004) Audrey-Lucienne||1991 GS6|| align=right|14,4|| align=right|2,262|| align=right|0,097|| align=right|9,84|| align=right|3,402||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20005)||1991 GL7|| align=right|15,0|| align=right|2,321|| align=right|0,045|| align=right|3,95|| align=right|3,536||MBA||8. dubna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20006) Albertus Magnus||1991 GH11|| align=right|14,0|| align=right|3,094|| align=right|0,199|| align=right|2,45|| align=right|5,441||MBA||11. dubna 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(20007) Marybrown||1991 LR|| align=right|14,4|| align=right|2,381|| align=right|0,233|| align=right|14,97|| align=right|3,674||MBA||7. června 1991||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(20008)||1991 NG3|| align=right|13,7|| align=right|2,565|| align=right|0,197|| align=right|11,46|| align=right|4,108||MBA||4. července 1991||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20009)||1991 OY|| align=right|14,5|| align=right|2,556|| align=right|0,209|| align=right|8,63|| align=right|4,086||MBA||18. července 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(20010)||1991 PN2|| align=right|15,5|| align=right|2,468|| align=right|0,176|| align=right|4,15|| align=right|3,878||MBA||2. srpna 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20011)||1991 PD13|| align=right|15,1|| align=right|2,596|| align=right|0,222|| align=right|2,80|| align=right|4,181||MBA||5. srpna 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(20012) Ranke||1991 RV4|| align=right|15,1|| align=right|2,618|| align=right|0,115|| align=right|2,61|| align=right|4,236||MBA||13. září 1991||Tautenburg||F. Borngen; L. D. Schmadel
|-
|(20013)||1991 RT26|| align=right|13,0|| align=right|2,618|| align=right|0,168|| align=right|13,20|| align=right|4,235||MBA||11. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(20014)||1991 RM29|| align=right|13,5|| align=right|2,605|| align=right|0,240|| align=right|12,25|| align=right|4,203||MBA||13. září 1991||Palomar||H. E. Holt
|-
|(20015)||1991 SR|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,109|| align=right|15,24|| align=right|4,224||MBA||30. září 1991||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20016) Rietschel||1991 TU13|| align=right|15,1|| align=right|2,644|| align=right|0,118|| align=right|8,00|| align=right|4,298||MBA||8. října 1991||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(20017)||1991 TF14|| align=right|14,2|| align=right|2,552|| align=right|0,117|| align=right|5,52|| align=right|4,077||MBA||2. října 1991||Palomar||C. P. de Saint-Aignan
|-
|(20018)||1991 UJ2|| align=right|14,1|| align=right|2,307|| align=right|0,157|| align=right|5,34|| align=right|3,502||MBA||29. října 1991||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20019)||1991 VN|| align=right|15,1|| align=right|2,673|| align=right|0,337|| align=right|2,19|| align=right|4,369||MBA||2. listopadu 1991||Kitami||A. Takahashi; K. Watanabe
|-
|(20020)||1991 VT|| align=right|13,4|| align=right|2,601|| align=right|0,193|| align=right|15,59|| align=right|4,195||MBA||4. listopadu 1991||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(20021)||1991 VM6|| align=right|13,3|| align=right|2,615|| align=right|0,071|| align=right|15,70|| align=right|4,229||MBA||6. listopadu 1991||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20022)||1991 VO7|| align=right|16,0|| align=right|2,636|| align=right|0,103|| align=right|2,07|| align=right|4,278||MBA||3. listopadu 1991||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20023)||1992 AR|| align=right|14,0|| align=right|2,635|| align=right|0,182|| align=right|10,67|| align=right|4,276||MBA||9. ledna 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(20024)||1992 BT2|| align=right|12,9|| align=right|2,650|| align=right|0,137|| align=right|13,87|| align=right|4,314||MBA||30. ledna 1992||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20025)||1992 DU7|| align=right|13,0|| align=right|2,950|| align=right|0,095|| align=right|2,44|| align=right|5,066||MBA||29. února 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20026)||1992 EP11|| align=right|14,9|| align=right|2,854|| align=right|0,035|| align=right|2,73|| align=right|4,821||MBA||6. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20027)||1992 EY14|| align=right|14,2|| align=right|3,113|| align=right|0,181|| align=right|7,86|| align=right|5,492||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20028)||1992 EZ21|| align=right|14,7|| align=right|2,836|| align=right|0,059|| align=right|11,34|| align=right|4,775||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20029)||1992 EB24|| align=right|15,1|| align=right|2,927|| align=right|0,079|| align=right|1,72|| align=right|5,008||MBA||2. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20030)||1992 EN30|| align=right|15,0|| align=right|2,341|| align=right|0,147|| align=right|6,54|| align=right|3,582||MBA||1. března 1992||La Silla||UESAC
|-
|(20031)||1992 OO|| align=right|12,9|| align=right|2,342|| align=right|0,180|| align=right|25,78|| align=right|3,583||MBA||27. července 1992||Palomar||E. F. Helin
|-
|(20032)||1992 PU|| align=right|14,9|| align=right|2,355|| align=right|0,110|| align=right|2,65|| align=right|3,613||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20033)||1992 PR1|| align=right|14,8|| align=right|2,415|| align=right|0,175|| align=right|11,18|| align=right|3,752||MBA||8. srpna 1992||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20034)||1992 PK2|| align=right|13,5|| align=right|3,108|| align=right|0,150|| align=right|5,90|| align=right|5,479||MBA||2. srpna 1992||Palomar||H. E. Holt
|-
|(20035)||1992 SA4|| align=right|14,8|| align=right|2,326|| align=right|0,073|| align=right|6,65|| align=right|3,546||MBA||24. září 1992||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20036)||1992 UW1|| align=right|14,3|| align=right|2,412|| align=right|0,188|| align=right|4,14|| align=right|3,746||MBA||21. října 1992||Kani||Y. Mizuno; T. Furuta
|-
|(20037) Duke||1992 UW4|| align=right|15,2|| align=right|1,884|| align=right|0,121|| align=right|22,55|| align=right|2,586||MBA||20. října 1992||Palomar||C. S. Shoemaker; E. M. Shoemaker
|-
|(20038)||1992 UN5|| align=right|11,9|| align=right|3,983|| align=right|0,241|| align=right|19,57|| align=right|7,949||HLD||26. října 1992||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(20039)||1992 WJ|| align=right|14,4|| align=right|2,424|| align=right|0,154|| align=right|2,57|| align=right|3,772||MBA||16. listopadu 1992||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20040)||1992 WT3|| align=right|15,1|| align=right|2,448|| align=right|0,223|| align=right|7,49|| align=right|3,830||MBA||21. listopadu 1992||Geisei||T. Seki
|-
|(20041)||1992 YH|| align=right|13,3|| align=right|2,589|| align=right|0,194|| align=right|13,85|| align=right|4,166||MBA||18. prosince 1992||Yakiimo||A. Natori; T. Urata
|-
|(20042)||1993 CK1|| align=right|14,1|| align=right|2,584|| align=right|0,126|| align=right|8,57|| align=right|4,152||MBA||15. února 1993||Yatsugatake||Y. Kushida; O. Muramatsu
|-
|(20043) Ellenmacarthur||1993 EM|| align=right|15,4|| align=right|1,970|| align=right|0,058|| align=right|18,27|| align=right|2,764||MBA||2. března 1993||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20044)||1993 FV1|| align=right|13,5|| align=right|2,573|| align=right|0,103|| align=right|12,88|| align=right|4,127||MBA||23. března 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20045)||1993 FV11|| align=right|13,2|| align=right|2,585|| align=right|0,170|| align=right|3,67|| align=right|4,155||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20046)||1993 FE15|| align=right|13,5|| align=right|2,559|| align=right|0,165|| align=right|10,21|| align=right|4,094||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20047)||1993 FD18|| align=right|13,2|| align=right|2,746|| align=right|0,273|| align=right|10,71|| align=right|4,550||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20048)||1993 FF19|| align=right|12,9|| align=right|2,709|| align=right|0,093|| align=right|9,42|| align=right|4,457||MBA||17. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20049)||1993 FZ20|| align=right|15,8|| align=right|2,677|| align=right|0,163|| align=right|2,01|| align=right|4,378||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20050)||1993 FO21|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,057|| align=right|4,93|| align=right|4,508||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20051)||1993 FE26|| align=right|15,3|| align=right|2,712|| align=right|0,162|| align=right|7,73|| align=right|4,466||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20052)||1993 FS27|| align=right|14,0|| align=right|2,736|| align=right|0,080|| align=right|6,04|| align=right|4,524||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20053)||1993 FK29|| align=right|14,7|| align=right|2,645|| align=right|0,119|| align=right|14,27|| align=right|4,300||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20054)||1993 FX37|| align=right|13,7|| align=right|2,684|| align=right|0,083|| align=right|2,84|| align=right|4,397||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20055)||1993 FB47|| align=right|15,1|| align=right|2,709|| align=right|0,088|| align=right|2,34|| align=right|4,459||MBA||19. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20056)||1993 FU64|| align=right|15,1|| align=right|2,702|| align=right|0,102|| align=right|4,08|| align=right|4,440||MBA||21. března 1993||La Silla||UESAC
|-
|(20057)||1993 GC|| align=right|13,2|| align=right|2,691|| align=right|0,110|| align=right|12,30|| align=right|4,415||MBA||13. dubna 1993||Kiyosato||S. Otomo
|-
|(20058)||1993 OM8|| align=right|13,8|| align=right|3,054|| align=right|0,130|| align=right|1,91|| align=right|5,337||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20059)||1993 OY9|| align=right|13,4|| align=right|2,986|| align=right|0,093|| align=right|9,26|| align=right|5,160||MBA||20. července 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20060)||1993 PV5|| align=right|13,1|| align=right|3,066|| align=right|0,124|| align=right|9,72|| align=right|5,369||MBA||15. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20061)||1993 QS1|| align=right|15,5|| align=right|2,171|| align=right|0,201|| align=right|1,81|| align=right|3,199||MBA||16. srpna 1993||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20062)||1993 QB3|| align=right|14,7|| align=right|2,231|| align=right|0,300|| align=right|20,12|| align=right|3,332||MBA||20. srpna 1993||Palomar||E. F. Helin
|-
|(20063)||1993 RC4|| align=right|13,3|| align=right|3,221|| align=right|0,074|| align=right|4,02|| align=right|5,780||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20064)||1993 RV4|| align=right|15,2|| align=right|2,201|| align=right|0,055|| align=right|0,93|| align=right|3,265||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20065)||1993 RK5|| align=right|16,2|| align=right|2,184|| align=right|0,008|| align=right|2,15|| align=right|3,228||MBA||15. září 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20066)||1993 TM4|| align=right|13,8|| align=right|3,261|| align=right|0,011|| align=right|12,29|| align=right|5,887||MBA||8. října 1993||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20067)||1993 TN24|| align=right|13,6|| align=right|3,228|| align=right|0,103|| align=right|1,80|| align=right|5,798||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20068)||1993 TE34|| align=right|15,3|| align=right|2,199|| align=right|0,165|| align=right|3,99|| align=right|3,261||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20069)||1993 TD37|| align=right|13,5|| align=right|3,189|| align=right|0,038|| align=right|8,27|| align=right|5,693||MBA||9. října 1993||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20070) Koichiyuko||1993 XL|| align=right|14,4|| align=right|2,273|| align=right|0,218|| align=right|7,17|| align=right|3,427||MBA||8. prosince 1993||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20071)||1994 AG|| align=right|14,8|| align=right|2,271|| align=right|0,154|| align=right|1,49|| align=right|3,421||MBA||2. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20072)||1994 AG1|| align=right|15,3|| align=right|2,362|| align=right|0,167|| align=right|5,13|| align=right|3,630||MBA||7. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20073) Yumiko||1994 AN2|| align=right|15,0|| align=right|2,301|| align=right|0,064|| align=right|6,60|| align=right|3,489||MBA||9. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi; H. Fujii
|-
|(20074) Laskerschüler||1994 AF16|| align=right|14,9|| align=right|2,291|| align=right|0,066|| align=right|7,79|| align=right|3,468||MBA||14. ledna 1994||Tautenburg||F. Borngen
|-
|(20075)||1994 BX|| align=right|15,1|| align=right|2,335|| align=right|0,097|| align=right|7,56|| align=right|3,566||MBA||19. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20076)||1994 BH1|| align=right|14,6|| align=right|2,363|| align=right|0,054|| align=right|7,84|| align=right|3,631||MBA||23. ledna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20077)||1994 CX9|| align=right|14,5|| align=right|2,321|| align=right|0,106|| align=right|4,21|| align=right|3,536||MBA||7. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20078)||1994 CO16|| align=right|15,0|| align=right|2,358|| align=right|0,086|| align=right|6,80|| align=right|3,620||MBA||8. února 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20079)||1994 EP|| align=right|14,7|| align=right|2,432|| align=right|0,096|| align=right|4,93|| align=right|3,793||MBA||4. března 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20080)||1994 EO1|| align=right|13,4|| align=right|2,341|| align=right|0,144|| align=right|10,14|| align=right|3,580||MBA||7. března 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(20081) Occhialini||1994 EE3|| align=right|13,6|| align=right|2,454|| align=right|0,090|| align=right|7,65|| align=right|3,845||MBA||12. března 1994||Cima Ekar||V. Goretti; M. Tombelli
|-
|(20082)||1994 EG7|| align=right|14,9|| align=right|2,416|| align=right|0,098|| align=right|7,03|| align=right|3,755||MBA||9. března 1994||Caussols||E. W. Elst
|-
|(20083)||1994 GE|| align=right|14,2|| align=right|2,417|| align=right|0,069|| align=right|7,11|| align=right|3,756||MBA||3. dubna 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20084) Buckmaster||1994 GU9|| align=right|14,0|| align=right|2,301|| align=right|0,123|| align=right|21,96|| align=right|3,489||MBA||6. dubna 1994||Palomar||C. S. Shoemaker; D. H. Levy
|-
|(20085)||1994 LC|| align=right|14,4|| align=right|2,531|| align=right|0,181|| align=right|9,87|| align=right|4,026||MBA||1. června 1994||Dynic||A. Sugie
|-
|(20086)||1994 LW|| align=right|16,9|| align=right|3,190|| align=right|0,617|| align=right|22,42|| align=right|5,696||AMR||12. června 1994||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20087)||1994 PC7|| align=right|13,6|| align=right|2,784|| align=right|0,085|| align=right|9,79|| align=right|4,644||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20088)||1994 PQ10|| align=right|14,1|| align=right|2,847|| align=right|0,009|| align=right|3,22|| align=right|4,803||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20089)||1994 PA14|| align=right|14,9|| align=right|2,861|| align=right|0,082|| align=right|1,53|| align=right|4,838||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20090)||1994 PN16|| align=right|14,4|| align=right|2,693|| align=right|0,156|| align=right|12,08|| align=right|4,420||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20091)||1994 PK20|| align=right|14,2|| align=right|2,836|| align=right|0,026|| align=right|2,06|| align=right|4,776||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20092)||1994 PL22|| align=right|14,3|| align=right|2,924|| align=right|0,094|| align=right|2,40|| align=right|5,000||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20093)||1994 PN22|| align=right|14,1|| align=right|2,924|| align=right|0,096|| align=right|1,66|| align=right|4,999||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20094)||1994 PS26|| align=right|14,4|| align=right|2,861|| align=right|0,135|| align=right|11,39|| align=right|4,839||MBA||12. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20095)||1994 PG35|| align=right|14,2|| align=right|2,867|| align=right|0,070|| align=right|1,00|| align=right|4,853||MBA||10. srpna 1994||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20096)||1994 TZ|| align=right|12,9|| align=right|3,063|| align=right|0,066|| align=right|10,02|| align=right|5,359||MBA||2. října 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(20097)||1994 UL2|| align=right|11,5|| align=right|3,175|| align=right|0,123|| align=right|17,09|| align=right|5,656||MBA||31. října 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20098)||1994 WC2|| align=right|11,9|| align=right|2,779|| align=right|0,170|| align=right|10,29|| align=right|4,631||MBA||24. listopadu 1994||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(20099)||1994 WB3|| align=right|13,8|| align=right|3,108|| align=right|0,192|| align=right|2,39|| align=right|5,478||MBA||28. listopadu 1994||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20100)||1994 XM|| align=right|14,3|| align=right|3,128|| align=right|0,179|| align=right|1,24|| align=right|5,531||MBA||4. prosince 1994||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20101)||1994 XM2|| align=right|12,7|| align=right|3,141|| align=right|0,041|| align=right|8,50|| align=right|5,567||MBA||1. prosince 1994||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20102)||1995 BP15|| align=right|12,6|| align=right|3,108|| align=right|0,192|| align=right|18,74|| align=right|5,477||MBA||31. ledna 1995||Geisei||T. Seki
|-
|(20103)||1995 JK|| align=right|14,1|| align=right|2,376|| align=right|0,108|| align=right|7,15|| align=right|3,661||MBA||6. května 1995||Cavezzo||R. Calanca
|-
|(20104)||1995 OU|| align=right|14,2|| align=right|2,548|| align=right|0,225|| align=right|5,60|| align=right|4,066||MBA||24. července 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(20105)||1995 OS1|| align=right|14,8|| align=right|2,477|| align=right|0,073|| align=right|2,83|| align=right|3,897||MBA||19. července 1995||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20106) Morton||1995 QG|| align=right|15,4|| align=right|2,648|| align=right|0,159|| align=right|13,34|| align=right|4,308||MBA||20. srpna 1995||Dominion||D. D. Balam
|-
|(20107)||1995 QY3|| align=right|14,8|| align=right|2,474|| align=right|0,133|| align=right|4,98|| align=right|3,890||MBA||28. srpna 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(20108)||1995 QZ9|| align=right|7,9|| align=right|39,28|| align=right|0,144|| align=right|19,60|| align=right|247||PLT||29. srpna 1995||Mauna Kea||D. C. Jewitt; J. Chen
|-
|(20109)||1995 RJ|| align=right|15,7|| align=right|2,582|| align=right|0,236|| align=right|9,26|| align=right|4,149||MBA||12. září 1995||McGraw-Hill||J. Tonry
|-
|(20110)||1995 SS2|| align=right|12,8|| align=right|2,666|| align=right|0,171|| align=right|12,74|| align=right|4,351||MBA||20. září 1995||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20111)||1995 SO5|| align=right|14,2|| align=right|2,532|| align=right|0,202|| align=right|14,07|| align=right|4,028||MBA||22. září 1995||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20112)||1995 SD31|| align=right|14,4|| align=right|2,676|| align=right|0,109|| align=right|9,93|| align=right|4,376||MBA||20. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20113)||1995 SL35|| align=right|14,8|| align=right|2,626|| align=right|0,050|| align=right|22,29|| align=right|4,254||MBA||22. září 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20114)||1995 UQ44|| align=right|13,7|| align=right|2,578|| align=right|0,171|| align=right|12,98|| align=right|4,138||MBA||26. října 1995||Nyukasa||M. Hirasawa; S. Suzuki
|-
|(20115)||1995 VC1|| align=right|13,3|| align=right|2,673|| align=right|0,228|| align=right|12,87|| align=right|4,369||MBA||12. listopadu 1995||Nanyo||T. Okuni
|-
|(20116)||1995 VE1|| align=right|15,2|| align=right|2,678|| align=right|0,099|| align=right|3,02|| align=right|4,381||MBA||15. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20117)||1995 VN1|| align=right|13,3|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|14,82|| align=right|4,189||MBA||15. listopadu 1995||Kitami||K. Endate; K. Watanabe
|-
|(20118)||1995 WX|| align=right|14,8|| align=right|2,753|| align=right|0,085|| align=right|2,68|| align=right|4,566||MBA||17. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20119)||1995 WC2|| align=right|13,4|| align=right|2,766|| align=right|0,171|| align=right|10,30|| align=right|4,599||MBA||18. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20120) Ryugatake||1995 WB5|| align=right|14,4|| align=right|2,633|| align=right|0,155|| align=right|12,80|| align=right|4,272||MBA||24. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20121)||1995 WT7|| align=right|13,5|| align=right|2,673|| align=right|0,146|| align=right|12,70|| align=right|4,371||MBA||27. listopadu 1995||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20122)||1995 WH17|| align=right|13,9|| align=right|2,723|| align=right|0,279|| align=right|11,04|| align=right|4,493||MBA||28. listopadu 1995||Nachi-Katsuura||Y. Shimizu; T. Urata
|-
|(20123)||1995 WD32|| align=right|14,6|| align=right|2,980|| align=right|0,104|| align=right|3,51|| align=right|5,144||MBA||19. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20124)||1995 WJ36|| align=right|13,6|| align=right|2,594|| align=right|0,143|| align=right|14,47|| align=right|4,176||MBA||21. listopadu 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20125)||1995 YK|| align=right|14,0|| align=right|2,974|| align=right|0,181|| align=right|10,97|| align=right|5,128||MBA||17. prosince 1995||Oohira||T. Urata
|-
|(20126)||1995 YM9|| align=right|14,9|| align=right|2,985|| align=right|0,112|| align=right|1,51|| align=right|5,156||MBA||18. prosince 1995||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20127)||1995 YV22|| align=right|14,9|| align=right|3,106|| align=right|0,122|| align=right|1,60|| align=right|5,472||MBA||19. prosince 1995||Haleakala||NEAT
|-
|(20128)||1996 AK|| align=right|13,5|| align=right|3,036|| align=right|0,158|| align=right|14,48|| align=right|5,289||MBA||7. ledna 1996||Haleakala||AMOS
|-
|(20129)||1996 BE1|| align=right|14,2|| align=right|2,850|| align=right|0,131|| align=right|4,97|| align=right|4,812||MBA||18. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20130)||1996 BO1|| align=right|13,6|| align=right|3,069|| align=right|0,082|| align=right|8,53|| align=right|5,376||MBA||16. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20131)||1996 BP3|| align=right|13,3|| align=right|3,004|| align=right|0,097|| align=right|9,64|| align=right|5,205||MBA||27. ledna 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20132)||1996 BK13|| align=right|15,4|| align=right|2,776|| align=right|0,249|| align=right|10,68|| align=right|4,623||MBA||21. ledna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20133)||1996 CO2|| align=right|13,0|| align=right|2,993|| align=right|0,069|| align=right|10,86|| align=right|5,177||MBA||12. února 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20134)||1996 GT2|| align=right|13,1|| align=right|3,121|| align=right|0,164|| align=right|17,68|| align=right|5,513||MBA||8. dubna 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20135) Juels||1996 JC|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,138|| align=right|0,90|| align=right|5,430||MBA||7. května 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20136) Eisenhart||1996 NA|| align=right|15,0|| align=right|1,931|| align=right|0,065|| align=right|24,27|| align=right|2,683||MBA||8. července 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20137)||1996 PX8|| align=right|15,5|| align=right|2,291|| align=right|0,304|| align=right|5,87|| align=right|3,467||MBA||8. srpna 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20138)||1996 QP|| align=right|15,9|| align=right|2,256|| align=right|0,142|| align=right|7,05|| align=right|3,388||MBA||17. srpna 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(20139)||1996 QU|| align=right|14,7|| align=right|2,317|| align=right|0,259|| align=right|22,50|| align=right|3,527||MBA||19. srpna 1996||Stroncone||A. Vagnozzi
|-
|(20140) Costitx||1996 QT1|| align=right|13,3|| align=right|3,171|| align=right|0,134|| align=right|8,81|| align=right|5,647||MBA||23. srpna 1996||Mallorca||M. Blasco
|-
|(20141) Markidger||1996 RL5|| align=right|15,0|| align=right|2,259|| align=right|0,180|| align=right|7,13|| align=right|3,395||MBA||13. září 1996||Mallorca||M. Blasco
|-
|(20142)||1996 RC12|| align=right|16,2|| align=right|2,264|| align=right|0,073|| align=right|4,94|| align=right|3,405||MBA||8. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20143)||1996 RQ16|| align=right|14,9|| align=right|2,322|| align=right|0,205|| align=right|6,67|| align=right|3,537||MBA||13. září 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20144)||1996 RA33|| align=right|11,3|| align=right|5,194|| align=right|0,013|| align=right|9,36|| align=right|11,84||JUT||15. září 1996||La Silla||Uppsala-DLR Trojan Survey
|-
|(20145)||1996 SS4|| align=right|15,3|| align=right|2,354|| align=right|0,061|| align=right|3,75|| align=right|3,611||MBA||20. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20146)||1996 SM7|| align=right|15,2|| align=right|2,221|| align=right|0,181|| align=right|4,24|| align=right|3,310||MBA||30. září 1996||Uppsala||L. Kamel; K. Lundgren
|-
|(20147)||1996 SV7|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,149|| align=right|5,31|| align=right|3,699||MBA||18. září 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20148)||1996 TR|| align=right|15,2|| align=right|2,359|| align=right|0,128|| align=right|7,02|| align=right|3,622||MBA||4. října 1996||Farra d'Isonzo||Farra d'Isonzo
|-
|(20149)||1996 TX3|| align=right|14,9|| align=right|2,328|| align=right|0,100|| align=right|6,07|| align=right|3,551||MBA||8. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(20150)||1996 TJ6|| align=right|14,8|| align=right|2,377|| align=right|0,195|| align=right|8,57|| align=right|3,663||MBA||5. října 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20151) Utsunomiya||1996 TO6|| align=right|15,8|| align=right|2,329|| align=right|0,227|| align=right|11,64|| align=right|3,554||MBA||5. října 1996||Kuma Kogen||A. Nakamura
|-
|(20152)||1996 TQ7|| align=right|15,9|| align=right|2,293|| align=right|0,065|| align=right|5,57|| align=right|3,471||MBA||9. října 1996||Haleakala||NEAT
|-
|(20153)||1996 TC8|| align=right|15,3|| align=right|2,280|| align=right|0,142|| align=right|2,09|| align=right|3,442||MBA||12. října 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(20154)||1996 TO10|| align=right|14,3|| align=right|2,233|| align=right|0,178|| align=right|6,12|| align=right|3,336||MBA||9. října 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20155) Utewindolf||1996 TS11|| align=right|16,1|| align=right|2,353|| align=right|0,236|| align=right|2,23|| align=right|3,609||MBA||13. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20156) Herbwindolf||1996 TU11|| align=right|15,4|| align=right|2,272|| align=right|0,098|| align=right|7,98|| align=right|3,425||MBA||13. října 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20157)||1996 TS18|| align=right|15,5|| align=right|2,348|| align=right|0,088|| align=right|1,48|| align=right|3,596||MBA||4. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20158)||1996 TD21|| align=right|15,9|| align=right|2,317|| align=right|0,099|| align=right|1,87|| align=right|3,527||MBA||5. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20159)||1996 TM28|| align=right|15,0|| align=right|2,350|| align=right|0,119|| align=right|6,87|| align=right|3,603||MBA||7. října 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20160)||1996 TH42|| align=right|15,1|| align=right|2,302|| align=right|0,127|| align=right|3,28|| align=right|3,492||MBA||8. října 1996||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20161)||1996 TR66|| align=right|7,5|| align=right|47,69|| align=right|0,400|| align=right|12,45|| align=right|330||CNT||8. října 1996||Mauna Kea||D. C. Jewitt; C. Trujillo; J. X. Luu; J. Chen
|-
|(20162)||1996 UD|| align=right|14,0|| align=right|2,329|| align=right|0,171|| align=right|6,44|| align=right|3,555||MBA||16. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20163)||1996 UG|| align=right|14,4|| align=right|2,315|| align=right|0,184|| align=right|8,16|| align=right|3,523||MBA||16. října 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20164) Janzajíc||1996 VJ2|| align=right|15,2|| align=right|2,245|| align=right|0,152|| align=right|4,89|| align=right|3,363||MBA||9. listopadu 1996||Kleť||J. Tichá; M. Tichý
|-
|(20165)||1996 VT2|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,172|| align=right|1,58|| align=right|3,552||MBA||10. listopadu 1996||Sudbury||D. di Cicco
|-
|(20166)||1996 VQ4|| align=right|14,6|| align=right|2,403|| align=right|0,184|| align=right|11,66|| align=right|3,725||MBA||13. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20167)||1996 VX4|| align=right|14,1|| align=right|2,364|| align=right|0,229|| align=right|1,88|| align=right|3,634||MBA||13. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20168)||1996 VY4|| align=right|14,2|| align=right|2,404|| align=right|0,173|| align=right|8,72|| align=right|3,727||MBA||13. listopadu 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20169)||1996 VG11|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,145|| align=right|6,70|| align=right|3,514||MBA||4. listopadu 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20170)||1996 VM30|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,207|| align=right|9,30|| align=right|3,453||MBA||7. listopadu 1996||Kushiro||S. Ueda; H. Kaneda
|-
|(20171)||1996 WC2|| align=right|14,5|| align=right|2,384|| align=right|0,033|| align=right|8,03|| align=right|3,681||MBA||30. listopadu 1996||Madonna di Dossobu||L. Lai
|-
|(20172)||1996 XT16|| align=right|16,1|| align=right|2,376|| align=right|0,159|| align=right|1,54|| align=right|3,661||MBA||4. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20173)||1996 XO19|| align=right|14,3|| align=right|2,575|| align=right|0,170|| align=right|4,71|| align=right|4,130||MBA||8. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20174) Eisenstein||1996 XD20|| align=right|15,8|| align=right|2,428|| align=right|0,113|| align=right|6,57|| align=right|3,783||MBA||13. prosince 1996||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20175)||1996 XJ27|| align=right|14,1|| align=right|2,635|| align=right|0,099|| align=right|11,34|| align=right|4,277||MBA||7. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20176)||1996 XK29|| align=right|14,4|| align=right|2,365|| align=right|0,149|| align=right|9,27|| align=right|3,637||MBA||13. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20177)||1996 XP29|| align=right|14,8|| align=right|2,657|| align=right|0,013|| align=right|3,62|| align=right|4,331||MBA||13. prosince 1996||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20178)||1996 XE31|| align=right|14,6|| align=right|2,417|| align=right|0,129|| align=right|10,90|| align=right|3,758||MBA||14. prosince 1996||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20179)||1996 XX31|| align=right|13,6|| align=right|2,377|| align=right|0,145|| align=right|12,33|| align=right|3,665||MBA||12. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20180)||1996 YG1|| align=right|15,0|| align=right|2,485|| align=right|0,122|| align=right|12,88|| align=right|3,917||MBA||27. prosince 1996||Modra||Modra
|-
|(20181)||1996 YC2|| align=right|15,1|| align=right|2,283|| align=right|0,167|| align=right|6,39|| align=right|3,449||MBA||22. prosince 1996||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20182)||1997 AS|| align=right|14,5|| align=right|2,447|| align=right|0,193|| align=right|5,69|| align=right|3,828||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20183)||1997 AD1|| align=right|14,9|| align=right|2,479|| align=right|0,166|| align=right|3,98|| align=right|3,903||MBA||2. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20184)||1997 AM4|| align=right|13,9|| align=right|2,676|| align=right|0,154|| align=right|13,84|| align=right|4,378||MBA||6. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20185)||1997 AC7|| align=right|13,6|| align=right|2,708|| align=right|0,076|| align=right|12,57|| align=right|4,455||MBA||9. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20186)||1997 AD8|| align=right|15,7|| align=right|2,639|| align=right|0,110|| align=right|2,10|| align=right|4,285||MBA||2. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20187) Janapittichová||1997 AN17|| align=right|13,4|| align=right|2,339|| align=right|0,288|| align=right|22,26|| align=right|3,577||MBA||14. ledna 1997||Kleť||M. Tichý
|-
|(20188)||1997 AC18|| align=right|14,4|| align=right|2,594|| align=right|0,099|| align=right|8,62|| align=right|4,177||MBA||15. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20189)||1997 BS2|| align=right|15,3|| align=right|2,611|| align=right|0,171|| align=right|3,41|| align=right|4,217||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20190)||1997 BZ2|| align=right|13,8|| align=right|2,592|| align=right|0,172|| align=right|4,07|| align=right|4,171||MBA||30. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20191)||1997 BS3|| align=right|14,9|| align=right|2,576|| align=right|0,131|| align=right|8,09|| align=right|4,135||MBA||31. ledna 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20192)||1997 BE4|| align=right|14,9|| align=right|2,615|| align=right|0,208|| align=right|3,01|| align=right|4,228||MBA||31. ledna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20193)||1997 BH8|| align=right|13,2|| align=right|2,653|| align=right|0,201|| align=right|10,55|| align=right|4,321||MBA||18. ledna 1997||Chichibu||N. Sato
|-
|(20194)||1997 BH9|| align=right|14,3|| align=right|2,910|| align=right|0,048|| align=right|2,67|| align=right|4,964||MBA||30. ledna 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(20195)||1997 BS9|| align=right|14,3|| align=right|2,716|| align=right|0,102|| align=right|8,28|| align=right|4,475||MBA||30. ledna 1997||Cima Ekar||U. Munari; M. Tombelli
|-
|(20196)||1997 CP19|| align=right|13,6|| align=right|2,561|| align=right|0,159|| align=right|13,24|| align=right|4,097||MBA||11. února 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20197) Enriques||1997 CK22|| align=right|14,3|| align=right|2,696|| align=right|0,113|| align=right|13,68|| align=right|4,425||MBA||14. února 1997||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20198)||1997 CL28|| align=right|15,3|| align=right|2,587|| align=right|0,152|| align=right|2,40|| align=right|4,159||MBA||13. února 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20199)||1997 DR|| align=right|14,5|| align=right|2,800|| align=right|0,026|| align=right|2,77|| align=right|4,684||MBA||28. února 1997||Church Stretton||S. P. Laurie
|-
|(20200) Donbacky||1997 DW|| align=right|14,4|| align=right|2,767|| align=right|0,113|| align=right|8,29|| align=right|4,602||MBA||28. února 1997||Montelupo||M. Tombelli; G. Forti
|-
|(20201)||1997 EK6|| align=right|14,1|| align=right|2,596|| align=right|0,169|| align=right|15,58|| align=right|4,182||MBA||6. března 1997||Kleť||Klet
|-
|(20202)||1997 EC25|| align=right|14,6|| align=right|2,765|| align=right|0,032|| align=right|5,74|| align=right|4,598||MBA||7. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20203)||1997 ED25|| align=right|14,7|| align=right|2,780|| align=right|0,063|| align=right|6,53|| align=right|4,635||MBA||7. března 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20204) Yuudurunosato||1997 EV25|| align=right|13,4|| align=right|2,736|| align=right|0,045|| align=right|4,24|| align=right|4,525||MBA||1. března 1997||Nanyo||T. Okuni
|-
|(20205)||1997 EJ34|| align=right|13,9|| align=right|2,717|| align=right|0,012|| align=right|3,04|| align=right|4,478||MBA||4. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20206)||1997 FA4|| align=right|12,3|| align=right|3,200|| align=right|0,038|| align=right|15,78|| align=right|5,723||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20207)||1997 FB4|| align=right|14,0|| align=right|2,984|| align=right|0,083|| align=right|10,15|| align=right|5,154||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20208)||1997 FC4|| align=right|13,7|| align=right|2,964|| align=right|0,087|| align=right|10,13|| align=right|5,103||MBA||31. března 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20209)||1997 FE5|| align=right|14,6|| align=right|2,927|| align=right|0,072|| align=right|2,59|| align=right|5,006||MBA||30. března 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20210)||1997 GQ7|| align=right|12,5|| align=right|2,776|| align=right|0,157|| align=right|15,95|| align=right|4,624||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20211)||1997 GK8|| align=right|14,2|| align=right|3,112|| align=right|0,103|| align=right|1,38|| align=right|5,489||MBA||2. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20212)||1997 GR8|| align=right|14,8|| align=right|3,036|| align=right|0,076|| align=right|8,29|| align=right|5,288||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20213)||1997 GE20|| align=right|14,5|| align=right|2,934|| align=right|0,061|| align=right|2,28|| align=right|5,024||MBA||5. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20214)||1997 GL21|| align=right|14,0|| align=right|2,945|| align=right|0,020|| align=right|1,49|| align=right|5,054||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20215)||1997 GQ26|| align=right|15,2|| align=right|2,799|| align=right|0,141|| align=right|7,14|| align=right|4,681||MBA||7. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20216)||1997 GS27|| align=right|14,9|| align=right|2,637|| align=right|0,119|| align=right|13,49|| align=right|4,282||MBA||9. dubna 1997||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20217)||1997 GK33|| align=right|13,5|| align=right|3,034|| align=right|0,091|| align=right|7,98|| align=right|5,285||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20218)||1997 GT34|| align=right|14,6|| align=right|3,047|| align=right|0,116|| align=right|0,90|| align=right|5,318||MBA||3. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20219)||1997 GP36|| align=right|13,1|| align=right|2,648|| align=right|0,212|| align=right|12,27|| align=right|4,308||MBA||6. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20220)||1997 GA40|| align=right|13,9|| align=right|2,743|| align=right|0,095|| align=right|13,50|| align=right|4,541||MBA||7. dubna 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20221)||1997 HV8|| align=right|14,8|| align=right|3,102|| align=right|0,094|| align=right|1,83|| align=right|5,463||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20222)||1997 HP11|| align=right|13,9|| align=right|2,923|| align=right|0,080|| align=right|1,47|| align=right|4,996||MBA||30. dubna 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20223)||1997 HK16|| align=right|13,9|| align=right|2,951|| align=right|0,112|| align=right|1,24|| align=right|5,068||MBA||30. dubna 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20224)||1997 JR13|| align=right|13,6|| align=right|3,236|| align=right|0,032|| align=right|8,97|| align=right|5,819||MBA||3. května 1997||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20225)||1997 MG1|| align=right|13,3|| align=right|3,000|| align=right|0,110|| align=right|10,57|| align=right|5,196||MBA||26. června 1997||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20226)||1997 NG6|| align=right|14,1|| align=right|2,993|| align=right|0,074|| align=right|11,69|| align=right|5,176||MBA||11. července 1997||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(20227)||1997 WS35|| align=right|13,6|| align=right|2,517|| align=right|0,078|| align=right|6,78|| align=right|3,992||MBA||29. listopadu 1997||Socorro||LINEAR
|-
|(20228) Jeanmarcmari||1997 XG|| align=right|15,0|| align=right|2,211|| align=right|0,110|| align=right|0,71|| align=right|3,286||MBA||3. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(20229)||1997 XX4|| align=right|16,0|| align=right|2,371|| align=right|0,130|| align=right|8,85|| align=right|3,651||MBA||6. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(20230) Blanchard||1997 XH5|| align=right|16,4|| align=right|2,312|| align=right|0,082|| align=right|3,57|| align=right|3,515||MBA||6. prosince 1997||Caussols||ODAS
|-
|(20231)||1997 YK|| align=right|13,3|| align=right|1,949|| align=right|0,126|| align=right|17,97|| align=right|2,720||MBA||18. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20232)||1997 YK2|| align=right|15,5|| align=right|2,142|| align=right|0,104|| align=right|3,99|| align=right|3,135||MBA||21. prosince 1997||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20233)||1998 AZ6|| align=right|15,5|| align=right|2,143|| align=right|0,194|| align=right|2,03|| align=right|3,136||MBA||5. ledna 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20234) Billgibson||1998 AV9|| align=right|15,3|| align=right|2,173|| align=right|0,065|| align=right|0,51|| align=right|3,203||MBA||6. ledna 1998||Anderson Mesa||M. W. Buie
|-
|(20235)||1998 BA7|| align=right|14,9|| align=right|2,412|| align=right|0,113|| align=right|3,28|| align=right|3,745||MBA||24. ledna 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20236)||1998 BZ7|| align=right|17,6|| align=right|2,038|| align=right|0,558|| align=right|6,50|| align=right|2,909||APL||24. ledna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20237)||1998 CC3|| align=right|14,6|| align=right|2,150|| align=right|0,068|| align=right|3,67|| align=right|3,152||MBA||6. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20238)||1998 DT7|| align=right|14,7|| align=right|2,283|| align=right|0,151|| align=right|3,85|| align=right|3,449||MBA||23. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20239)||1998 DT12|| align=right|16,1|| align=right|2,328|| align=right|0,170|| align=right|3,42|| align=right|3,551||MBA||24. února 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20240)||1998 DC13|| align=right|15,2|| align=right|2,215|| align=right|0,183|| align=right|3,53|| align=right|3,296||MBA||24. února 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20241)||1998 DV23|| align=right|14,9|| align=right|2,368|| align=right|0,077|| align=right|8,44|| align=right|3,643||MBA||27. února 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20242) Sagot||1998 DN27|| align=right|15,2|| align=right|2,381|| align=right|0,106|| align=right|4,62|| align=right|3,672||MBA||27. února 1998||Bedoin||P. Antonini
|-
|(20243)||1998 DB36|| align=right|14,0|| align=right|2,339|| align=right|0,218|| align=right|11,47|| align=right|3,577||MBA||25. února 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20244)||1998 EF|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,051|| align=right|10,11|| align=right|3,670||MBA||1. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20245)||1998 EL5|| align=right|14,9|| align=right|2,376|| align=right|0,068|| align=right|7,16|| align=right|3,662||MBA||1. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20246) Frappa||1998 ER6|| align=right|15,3|| align=right|2,296|| align=right|0,083|| align=right|4,09|| align=right|3,479||MBA||1. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20247)||1998 EB9|| align=right|14,8|| align=right|2,452|| align=right|0,108|| align=right|7,54|| align=right|3,839||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20248)||1998 EE10|| align=right|14,3|| align=right|2,264|| align=right|0,152|| align=right|4,52|| align=right|3,405||MBA||2. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20249)||1998 EM10|| align=right|15,6|| align=right|2,268|| align=right|0,163|| align=right|6,47|| align=right|3,416||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20250)||1998 EP11|| align=right|13,9|| align=right|2,479|| align=right|0,180|| align=right|13,39|| align=right|3,902||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20251)||1998 EA12|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,160|| align=right|3,49|| align=right|3,645||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20252)||1998 EY13|| align=right|15,8|| align=right|2,272|| align=right|0,074|| align=right|7,14|| align=right|3,423||MBA||1. března 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20253)||1998 EJ21|| align=right|15,8|| align=right|2,276|| align=right|0,051|| align=right|5,40|| align=right|3,434||MBA||1. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20254) Úpice||1998 FE2|| align=right|14,6|| align=right|2,511|| align=right|0,133|| align=right|4,00|| align=right|3,978||MBA||21. března 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(20255)||1998 FX2|| align=right|18,2|| align=right|2,152|| align=right|0,493|| align=right|9,96|| align=right|3,157||AMR||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20256) Adolfneckař||1998 FC3|| align=right|16,0|| align=right|2,359|| align=right|0,194|| align=right|4,85|| align=right|3,622||MBA||23. března 1998||Ondřejov||P. Pravec
|-
|(20257)||1998 FL6|| align=right|14,5|| align=right|2,491|| align=right|0,193|| align=right|5,34|| align=right|3,930||MBA||18. března 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20258)||1998 FF10|| align=right|15,3|| align=right|2,240|| align=right|0,144|| align=right|5,20|| align=right|3,351||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20259) Alanhoffman||1998 FV10|| align=right|15,0|| align=right|2,313|| align=right|0,103|| align=right|1,44|| align=right|3,517||MBA||24. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20260)||1998 FL11|| align=right|13,4|| align=right|2,549|| align=right|0,197|| align=right|11,40|| align=right|4,069||MBA||22. března 1998||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20261)||1998 FM12|| align=right|14,5|| align=right|2,566|| align=right|0,214|| align=right|3,99|| align=right|4,109||MBA||19. března 1998||Xinglong||Beijing Schmidt CCD Asteroid Program
|-
|(20262)||1998 FB14|| align=right|14,0|| align=right|2,708|| align=right|0,212|| align=right|12,23|| align=right|4,455||MBA||25. března 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20263)||1998 FF16|| align=right|14,6|| align=right|2,394|| align=right|0,188|| align=right|2,48|| align=right|3,704||MBA||25. března 1998||Gekko||T. Kagawa
|-
|(20264) Chauhan||1998 FV20|| align=right|14,2|| align=right|2,424|| align=right|0,179|| align=right|2,39|| align=right|3,773||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20265) Yuyinchen||1998 FP23|| align=right|15,5|| align=right|2,337|| align=right|0,076|| align=right|2,36|| align=right|3,573||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20266) Danielchoi||1998 FK26|| align=right|15,5|| align=right|2,289|| align=right|0,080|| align=right|4,02|| align=right|3,463||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20267)||1998 FU27|| align=right|14,0|| align=right|2,642|| align=right|0,043|| align=right|4,09|| align=right|4,294||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20268) Racollier||1998 FC28|| align=right|14,7|| align=right|2,376|| align=right|0,129|| align=right|6,26|| align=right|3,662||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20269)||1998 FF28|| align=right|14,3|| align=right|2,240|| align=right|0,224|| align=right|6,01|| align=right|3,352||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20270) Phildeutsch||1998 FR30|| align=right|14,6|| align=right|2,408|| align=right|0,189|| align=right|1,93|| align=right|3,735||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20271) Allygoldberg||1998 FK32|| align=right|14,8|| align=right|2,209|| align=right|0,041|| align=right|2,29|| align=right|3,282||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20272) Duyha||1998 FH33|| align=right|15,0|| align=right|2,330|| align=right|0,093|| align=right|4,32|| align=right|3,556||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20273)||1998 FO37|| align=right|15,7|| align=right|2,195|| align=right|0,168|| align=right|4,17|| align=right|3,252||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20274) Halperin||1998 FZ40|| align=right|15,8|| align=right|2,486|| align=right|0,095|| align=right|0,14|| align=right|3,919||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20275)||1998 FR41|| align=right|14,3|| align=right|2,481|| align=right|0,223|| align=right|11,48|| align=right|3,907||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20276)||1998 FO42|| align=right|16,7|| align=right|2,195|| align=right|0,109|| align=right|3,14|| align=right|3,252||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20277)||1998 FL44|| align=right|14,2|| align=right|2,617|| align=right|0,160|| align=right|13,48|| align=right|4,232||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20278) Qileihang||1998 FP45|| align=right|15,5|| align=right|2,429|| align=right|0,136|| align=right|3,32|| align=right|3,784||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20279) Harel||1998 FZ47|| align=right|15,0|| align=right|2,302|| align=right|0,084|| align=right|5,58|| align=right|3,493||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20280)||1998 FQ49|| align=right|14,3|| align=right|2,440|| align=right|0,211|| align=right|1,67|| align=right|3,810||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20281) Kathartman||1998 FZ49|| align=right|14,6|| align=right|2,357|| align=right|0,100|| align=right|7,15|| align=right|3,619||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20282) Hedberg||1998 FT51|| align=right|15,9|| align=right|2,202|| align=right|0,079|| align=right|3,94|| align=right|3,268||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20283) Elizaheller||1998 FG55|| align=right|14,2|| align=right|2,570|| align=right|0,184|| align=right|3,71|| align=right|4,118||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20284) Andreilevin||1998 FL58|| align=right|15,6|| align=right|2,232|| align=right|0,158|| align=right|0,24|| align=right|3,335||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20285) Lubin||1998 FU58|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,117|| align=right|6,47|| align=right|3,680||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20286) Michta||1998 FT59|| align=right|15,3|| align=right|2,358|| align=right|0,069|| align=right|6,86|| align=right|3,620||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20287) Munteanu||1998 FT61|| align=right|15,3|| align=right|2,405|| align=right|0,184|| align=right|1,48|| align=right|3,729||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20288) Nachbaur||1998 FR62|| align=right|15,7|| align=right|2,389|| align=right|0,156|| align=right|1,75|| align=right|3,692||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20289) Nettimi||1998 FQ64|| align=right|14,3|| align=right|2,321|| align=right|0,124|| align=right|6,45|| align=right|3,536||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20290) Seanraj||1998 FJ65|| align=right|16,0|| align=right|2,251|| align=right|0,149|| align=right|4,11|| align=right|3,376||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20291) Raumurthy||1998 FF67|| align=right|15,5|| align=right|2,400|| align=right|0,153|| align=right|3,32|| align=right|3,717||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20292) Eduardreznik||1998 FV70|| align=right|15,2|| align=right|2,340|| align=right|0,096|| align=right|2,70|| align=right|3,579||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20293) Sirichelson||1998 FQ72|| align=right|14,2|| align=right|2,443|| align=right|0,195|| align=right|3,26|| align=right|3,817||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20294)||1998 FA73|| align=right|15,2|| align=right|2,331|| align=right|0,060|| align=right|7,23|| align=right|3,558||MBA||27. března 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20295)||1998 FF75|| align=right|13,8|| align=right|2,357|| align=right|0,106|| align=right|7,32|| align=right|3,618||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20296) Shayestorm||1998 FL76|| align=right|14,8|| align=right|2,306|| align=right|0,137|| align=right|5,94|| align=right|3,501||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20297)||1998 FQ76|| align=right|13,9|| align=right|2,579|| align=right|0,114|| align=right|6,75|| align=right|4,140||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20298) Gordonsu||1998 FW77|| align=right|15,0|| align=right|2,594|| align=right|0,099|| align=right|7,91|| align=right|4,177||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20299)||1998 FH78|| align=right|15,0|| align=right|2,644|| align=right|0,035|| align=right|13,50|| align=right|4,298||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20300) Arjunsuri||1998 FE84|| align=right|14,4|| align=right|2,334|| align=right|0,080|| align=right|7,35|| align=right|3,566||MBA||24. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20301) Thakur||1998 FY99|| align=right|14,1|| align=right|2,323|| align=right|0,076|| align=right|7,64|| align=right|3,539||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20302) Kevinwang||1998 FW100|| align=right|14,8|| align=right|2,360|| align=right|0,067|| align=right|6,06|| align=right|3,624||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20303) Lindwestrick||1998 FU101|| align=right|14,5|| align=right|2,437|| align=right|0,119|| align=right|3,58|| align=right|3,804||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20304) Wolfson||1998 FA102|| align=right|15,5|| align=right|2,389|| align=right|0,146|| align=right|5,65|| align=right|3,691||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20305) Feliciayen||1998 FU102|| align=right|15,1|| align=right|2,301|| align=right|0,078|| align=right|5,85|| align=right|3,490||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20306) Richarnold||1998 FC106|| align=right|15,2|| align=right|2,565|| align=right|0,106|| align=right|4,65|| align=right|4,108||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20307) Johnbarnes||1998 FH106|| align=right|15,1|| align=right|2,464|| align=right|0,107|| align=right|4,17|| align=right|3,868||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20308)||1998 FP109|| align=right|13,8|| align=right|2,289|| align=right|0,080|| align=right|7,27|| align=right|3,463||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20309) Batalden||1998 FD110|| align=right|15,2|| align=right|2,490|| align=right|0,133|| align=right|6,81|| align=right|3,927||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20310)||1998 FD117|| align=right|14,3|| align=right|2,330|| align=right|0,248|| align=right|11,41|| align=right|3,556||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20311) Nancycarter||1998 FH117|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,086|| align=right|4,00|| align=right|4,145||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20312) Danahy||1998 FH118|| align=right|14,6|| align=right|2,429|| align=right|0,131|| align=right|5,72|| align=right|3,786||MBA||31. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20313) Fredrikson||1998 FM122|| align=right|15,2|| align=right|2,539|| align=right|0,101|| align=right|5,84|| align=right|4,045||MBA||20. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20314) Johnharrison||1998 FN126|| align=right|15,0|| align=right|2,157|| align=right|0,160|| align=right|2,73|| align=right|3,167||MBA||28. března 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(20315)||1998 FD130|| align=right|14,6|| align=right|2,706|| align=right|0,163|| align=right|12,08|| align=right|4,450||MBA||22. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20316) Jerahalpern||1998 FU138|| align=right|15,3|| align=right|2,428|| align=right|0,164|| align=right|1,44|| align=right|3,782||MBA||28. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20317) Hendrickson||1998 FD144|| align=right|16,0|| align=right|2,626|| align=right|0,012|| align=right|3,75|| align=right|4,254||MBA||29. března 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20318)||1998 GZ|| align=right|15,5|| align=right|2,275|| align=right|0,056|| align=right|6,55|| align=right|3,431||MBA||3. dubna 1998||Oohira||T. Urata
|-
|(20319)||1998 GK1|| align=right|13,5|| align=right|2,572|| align=right|0,183|| align=right|8,29|| align=right|4,123||MBA||5. dubna 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20320)||1998 GH8|| align=right|13,4|| align=right|2,772|| align=right|0,186|| align=right|14,13|| align=right|4,614||MBA||2. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20321) Lightdonovan||1998 HJ19|| align=right|15,6|| align=right|2,313|| align=right|0,118|| align=right|4,85|| align=right|3,517||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20322)||1998 HZ20|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,221|| align=right|4,60|| align=right|3,708||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20323) Tomlindstom||1998 HC21|| align=right|14,9|| align=right|2,235|| align=right|0,106|| align=right|4,52|| align=right|3,342||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20324) Johnmahoney||1998 HF22|| align=right|15,7|| align=right|2,526|| align=right|0,040|| align=right|0,66|| align=right|4,015||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20325)||1998 HO27|| align=right|13,3|| align=right|2,379|| align=right|0,077|| align=right|6,11|| align=right|3,669||MBA||21. dubna 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20326)||1998 HG37|| align=right|13,8|| align=right|2,743|| align=right|0,235|| align=right|12,49|| align=right|4,541||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20327)||1998 HQ39|| align=right|14,4|| align=right|3,211|| align=right|0,160|| align=right|2,13|| align=right|5,753||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20328)||1998 HS42|| align=right|14,2|| align=right|2,774|| align=right|0,277|| align=right|8,36|| align=right|4,619||MBA||30. dubna 1998||Lime Creek||R. Linderholm
|-
|(20329) Manfro||1998 HQ43|| align=right|15,1|| align=right|2,386|| align=right|0,045|| align=right|5,70|| align=right|3,684||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20330) Manwell||1998 HY44|| align=right|15,4|| align=right|2,704|| align=right|0,078|| align=right|0,49|| align=right|4,446||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20331) Bijemarks||1998 HH45|| align=right|14,5|| align=right|2,757|| align=right|0,039|| align=right|3,64|| align=right|4,577||MBA||20. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20332)||1998 HO49|| align=right|14,6|| align=right|2,411|| align=right|0,087|| align=right|7,02|| align=right|3,742||MBA||25. dubna 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20333)||1998 HH51|| align=right|14,8|| align=right|2,279|| align=right|0,118|| align=right|3,96|| align=right|3,440||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20334)||1998 HL51|| align=right|15,2|| align=right|2,265|| align=right|0,151|| align=right|3,93|| align=right|3,409||MBA||25. dubna 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20335) Charmartell||1998 HK57|| align=right|15,3|| align=right|2,513|| align=right|0,025|| align=right|2,85|| align=right|3,982||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20336) Gretamills||1998 HY61|| align=right|15,1|| align=right|2,636|| align=right|0,183|| align=right|2,16|| align=right|4,278||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20337) Naeve||1998 HP83|| align=right|14,5|| align=right|2,270|| align=right|0,070|| align=right|6,04|| align=right|3,419||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20338) Elainepappas||1998 HA86|| align=right|14,9|| align=right|2,908|| align=right|0,075|| align=right|0,99|| align=right|4,957||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20339) Eileenreed||1998 HM88|| align=right|14,7|| align=right|2,852|| align=right|0,066|| align=right|1,15|| align=right|4,815||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20340) Susanruder||1998 HR91|| align=right|15,5|| align=right|2,378|| align=right|0,150|| align=right|2,99|| align=right|3,665||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20341) Alanstack||1998 HX91|| align=right|14,3|| align=right|2,417|| align=right|0,078|| align=right|5,10|| align=right|3,757||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20342) Trinh||1998 HB97|| align=right|14,6|| align=right|2,772|| align=right|0,023|| align=right|3,43|| align=right|4,613||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20343) Vaccariello||1998 HC100|| align=right|14,5|| align=right|2,515|| align=right|0,091|| align=right|4,43|| align=right|3,988||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20344)||1998 HF103|| align=right|15,3|| align=right|2,392|| align=right|0,172|| align=right|2,58|| align=right|3,698||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20345) Davidvito||1998 HH114|| align=right|14,5|| align=right|2,339|| align=right|0,097|| align=right|6,78|| align=right|3,577||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20346)||1998 HZ114|| align=right|13,6|| align=right|2,392|| align=right|0,136|| align=right|11,19|| align=right|3,699||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20347) Wunderlich||1998 HM121|| align=right|14,6|| align=right|2,732|| align=right|0,089|| align=right|5,79|| align=right|4,514||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20348)||1998 HK122|| align=right|14,3|| align=right|2,528|| align=right|0,143|| align=right|15,17|| align=right|4,019||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20349)||1998 HU123|| align=right|13,8|| align=right|2,581|| align=right|0,159|| align=right|14,57|| align=right|4,145||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20350)||1998 HV125|| align=right|12,9|| align=right|2,911|| align=right|0,320|| align=right|10,28|| align=right|4,967||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20351) Kaborchardt||1998 HN127|| align=right|14,8|| align=right|2,738|| align=right|0,111|| align=right|3,83|| align=right|4,531||MBA||18. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20352) Pinakibose||1998 HC129|| align=right|14,9|| align=right|2,327|| align=right|0,046|| align=right|6,16|| align=right|3,549||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20353)||1998 HD129|| align=right|14,7|| align=right|2,536|| align=right|0,171|| align=right|12,60|| align=right|4,037||MBA||19. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20354) Rebeccachan||1998 HA139|| align=right|15,6|| align=right|2,347|| align=right|0,103|| align=right|6,42|| align=right|3,594||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20355) Saraclark||1998 HD146|| align=right|14,9|| align=right|2,298|| align=right|0,146|| align=right|4,60|| align=right|3,483||MBA||21. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20356)||1998 HG147|| align=right|13,6|| align=right|2,597|| align=right|0,176|| align=right|12,21|| align=right|4,183||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20357) Shireendhir||1998 HP147|| align=right|14,5|| align=right|2,754|| align=right|0,023|| align=right|7,51|| align=right|4,570||MBA||23. dubna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20358)||1998 HD148|| align=right|13,6|| align=right|2,601|| align=right|0,147|| align=right|12,16|| align=right|4,195||MBA||25. dubna 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20359)||1998 JR|| align=right|15,0|| align=right|2,814|| align=right|0,114|| align=right|3,68|| align=right|4,719||MBA||1. května 1998||Haleakala||NEAT
|-
|(20360)||1998 JO2|| align=right|14,8|| align=right|2,289|| align=right|0,064|| align=right|9,63|| align=right|3,462||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20361)||1998 JD3|| align=right|14,1|| align=right|2,649|| align=right|0,159|| align=right|14,35|| align=right|4,312||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20362)||1998 JH3|| align=right|13,5|| align=right|2,525|| align=right|0,132|| align=right|10,03|| align=right|4,012||MBA||1. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20363)||1998 KU1|| align=right|15,0|| align=right|2,643|| align=right|0,200|| align=right|8,73|| align=right|4,297||MBA||18. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20364) Zdeněkmiler||1998 KC5|| align=right|13,0|| align=right|2,931|| align=right|0,128|| align=right|2,75|| align=right|5,017||MBA||20. května 1998||Kleť||Klet
|-
|(20365)||1998 KD5|| align=right|13,1|| align=right|3,067|| align=right|0,092|| align=right|10,13|| align=right|5,371||MBA||24. května 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20366)||1998 KP8|| align=right|13,4|| align=right|2,747|| align=right|0,185|| align=right|9,40|| align=right|4,552||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20367)||1998 KT8|| align=right|14,5|| align=right|2,795|| align=right|0,195|| align=right|9,17|| align=right|4,672||MBA||23. května 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20368)||1998 KF10|| align=right|14,8|| align=right|2,716|| align=right|0,058|| align=right|5,20|| align=right|4,474||MBA||27. května 1998||Lake Clear||K. A. Williams
|-
|(20369)||1998 KE16|| align=right|13,8|| align=right|2,779|| align=right|0,186|| align=right|17,21|| align=right|4,631||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20370)||1998 KR29|| align=right|12,7|| align=right|2,762|| align=right|0,078|| align=right|6,49|| align=right|4,588||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20371) Ekladyous||1998 KE30|| align=right|14,5|| align=right|2,754|| align=right|0,073|| align=right|6,22|| align=right|4,570||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20372) Juliafanning||1998 KS35|| align=right|14,9|| align=right|2,297|| align=right|0,147|| align=right|0,76|| align=right|3,480||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20373) Fullmer||1998 KX37|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,151|| align=right|9,29|| align=right|4,602||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20374)||1998 KD38|| align=right|12,8|| align=right|2,893|| align=right|0,231|| align=right|14,77|| align=right|4,919||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20375) Sherrigerten||1998 KU38|| align=right|14,5|| align=right|2,580|| align=right|0,077|| align=right|7,03|| align=right|4,143||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20376) Joyhines||1998 KB44|| align=right|15,0|| align=right|2,425|| align=right|0,130|| align=right|2,00|| align=right|3,776||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20377) Jakubisin||1998 KX46|| align=right|14,4|| align=right|2,334|| align=right|0,137|| align=right|1,41|| align=right|3,566||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20378)||1998 KZ46|| align=right|12,9|| align=right|2,605|| align=right|0,116|| align=right|14,00|| align=right|4,205||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20379) Christijohns||1998 KS47|| align=right|14,6|| align=right|2,657|| align=right|0,075|| align=right|4,52|| align=right|4,331||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20380)||1998 KW47|| align=right|13,2|| align=right|2,522|| align=right|0,141|| align=right|2,76|| align=right|4,005||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20381)||1998 KX47|| align=right|13,9|| align=right|2,363|| align=right|0,055|| align=right|8,67|| align=right|3,632||MBA||22. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20382)||1998 KW49|| align=right|14,3|| align=right|2,996|| align=right|0,053|| align=right|11,76|| align=right|5,184||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20383)||1998 KU51|| align=right|13,5|| align=right|3,017|| align=right|0,105|| align=right|11,75|| align=right|5,240||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20384)||1998 KW51|| align=right|13,5|| align=right|2,579|| align=right|0,168|| align=right|13,69|| align=right|4,141||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20385)||1998 KS53|| align=right|13,8|| align=right|2,776|| align=right|0,135|| align=right|9,90|| align=right|4,625||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20386)||1998 KK54|| align=right|14,1|| align=right|2,849|| align=right|0,073|| align=right|14,57|| align=right|4,809||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20387)||1998 KP54|| align=right|13,9|| align=right|2,775|| align=right|0,155|| align=right|13,89|| align=right|4,621||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20388)||1998 KZ54|| align=right|13,6|| align=right|3,036|| align=right|0,122|| align=right|10,58|| align=right|5,290||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20389)||1998 KA55|| align=right|12,8|| align=right|2,995|| align=right|0,082|| align=right|10,70|| align=right|5,182||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20390)||1998 KK55|| align=right|13,8|| align=right|2,741|| align=right|0,031|| align=right|9,58|| align=right|4,537||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20391)||1998 KT55|| align=right|12,8|| align=right|2,657|| align=right|0,234|| align=right|17,54|| align=right|4,331||MBA||23. května 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20392)||1998 MA8|| align=right|13,5|| align=right|2,895|| align=right|0,099|| align=right|15,92|| align=right|4,924||MBA||19. června 1998||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20393) Kevinlane||1998 MZ8|| align=right|14,2|| align=right|3,061|| align=right|0,083|| align=right|8,77|| align=right|5,356||MBA||19. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20394) Fatou||1998 MQ17|| align=right|13,8|| align=right|3,128|| align=right|0,143|| align=right|6,70|| align=right|5,533||MBA||28. června 1998||Prescott||P. G. Comba
|-
|(20395)||1998 MY29|| align=right|12,7|| align=right|2,854|| align=right|0,105|| align=right|13,76|| align=right|4,821||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20396)||1998 MF32|| align=right|13,5|| align=right|2,764|| align=right|0,008|| align=right|10,17|| align=right|4,594||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20397)||1998 MR35|| align=right|13,7|| align=right|2,894|| align=right|0,084|| align=right|3,07|| align=right|4,924||MBA||24. června 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20398)||1998 NQ|| align=right|14,9|| align=right|2,638|| align=right|0,036|| align=right|15,49|| align=right|4,284||MBA||11. července 1998||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20399) Michaelesser||1998 OO|| align=right|14,1|| align=right|3,173|| align=right|0,099|| align=right|4,35|| align=right|5,652||MBA||20. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20400)||1998 OB4|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,091|| align=right|2,51|| align=right|3,305||MBA||24. července 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20401)||1998 OX5|| align=right|14,1|| align=right|2,702|| align=right|0,055|| align=right|11,66|| align=right|4,441||MBA||21. července 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20402)||1998 OH6|| align=right|12,6|| align=right|3,162|| align=right|0,094|| align=right|6,26|| align=right|5,622||MBA||31. července 1998||Višnjan||Visnjan
|-
|(20403) Attenborough||1998 OW11|| align=right|14,3|| align=right|2,976|| align=right|0,092|| align=right|11,67|| align=right|5,132||MBA||22. července 1998||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(20404)||1998 OB14|| align=right|14,0|| align=right|2,749|| align=right|0,090|| align=right|18,22|| align=right|4,558||MBA||26. července 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20405) Barryburke||1998 QP6|| align=right|14,7|| align=right|2,553|| align=right|0,103|| align=right|3,24|| align=right|4,078||MBA||24. srpna 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20406)||1998 QJ13|| align=right|13,7|| align=right|2,928|| align=right|0,155|| align=right|7,31|| align=right|5,010||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20407)||1998 QM20|| align=right|12,9|| align=right|3,026|| align=right|0,035|| align=right|11,66|| align=right|5,264||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20408)||1998 QW31|| align=right|14,6|| align=right|2,288|| align=right|0,221|| align=right|6,62|| align=right|3,460||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20409)||1998 QP43|| align=right|12,6|| align=right|3,156|| align=right|0,097|| align=right|16,92|| align=right|5,605||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20410)||1998 QM51|| align=right|13,0|| align=right|3,113|| align=right|0,106|| align=right|3,72|| align=right|5,492||MBA||17. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20411)||1998 QJ69|| align=right|13,5|| align=right|3,145|| align=right|0,041|| align=right|15,45|| align=right|5,576||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20412)||1998 QG73|| align=right|12,3|| align=right|3,015|| align=right|0,045|| align=right|8,40|| align=right|5,234||MBA||24. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20413)||1998 QY91|| align=right|14,8|| align=right|2,312|| align=right|0,241|| align=right|3,48|| align=right|3,515||MBA||28. srpna 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20414)||1998 RH16|| align=right|14,1|| align=right|3,212|| align=right|0,110|| align=right|4,54|| align=right|5,756||MBA||9. září 1998||Caussols||ODAS
|-
|(20415) Amandalu||1998 RL61|| align=right|15,0|| align=right|2,234|| align=right|0,136|| align=right|5,26|| align=right|3,337||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20416) Mansour||1998 RR65|| align=right|14,2|| align=right|2,795|| align=right|0,058|| align=right|5,01|| align=right|4,673||MBA||14. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20417)||1998 SA7|| align=right|14,2|| align=right|2,705|| align=right|0,195|| align=right|7,18|| align=right|4,448||MBA||20. září 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20418)||1998 SH71|| align=right|15,3|| align=right|2,393|| align=right|0,170|| align=right|2,90|| align=right|3,702||MBA||21. září 1998||La Silla||E. W. Elst
|-
|(20419)||1998 SE117|| align=right|13,6|| align=right|2,399|| align=right|0,158|| align=right|7,06|| align=right|3,715||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20420) Marashwhitman||1998 SN129|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,109|| align=right|1,72|| align=right|4,303||MBA||26. září 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20421)||1998 TG3|| align=right|14,2|| align=right|2,415|| align=right|0,297|| align=right|21,46|| align=right|3,751||MBA||14. října 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20422)||1998 UE8|| align=right|13,2|| align=right|3,223|| align=right|0,136|| align=right|1,77|| align=right|5,787||MBA||23. října 1998||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20423)||1998 VN7|| align=right|12,9|| align=right|2,665|| align=right|0,234|| align=right|13,55|| align=right|4,350||MBA||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20424)||1998 VF30|| align=right|10,3|| align=right|5,223|| align=right|0,130|| align=right|25,63|| align=right|11,94||JUT||10. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20425)||1998 VD35|| align=right|20,4|| align=right|1,565|| align=right|0,477|| align=right|6,98|| align=right|1,958||APL PHA||15. listopadu 1998||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20426)||1998 VW44|| align=right|13,1|| align=right|3,147|| align=right|0,117|| align=right|19,24|| align=right|5,582||MBA||13. listopadu 1998||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(20427)||1998 VX44|| align=right|12,6|| align=right|3,132|| align=right|0,112|| align=right|24,00|| align=right|5,543||MBA||13. listopadu 1998||La Silla||C.-I. Lagerkvist
|-
|(20428)||1998 WG20|| align=right|10,8|| align=right|5,239|| align=right|0,146|| align=right|21,03|| align=right|11,99||JUT||18. listopadu 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20429)||1998 YN1|| align=right|18,0|| align=right|1,556|| align=right|0,465|| align=right|6,30|| align=right|1,941||APL||16. prosince 1998||Socorro||LINEAR
|-
|(20430) Stout||1999 AC3|| align=right|14,2|| align=right|2,647|| align=right|0,202|| align=right|14,77|| align=right|4,305||MBA||10. ledna 1999||Baton Rouge||Cooney Jr.; W. R.; S. Lazar
|-
|(20431)||1999 AA10|| align=right|14,7|| align=right|2,174|| align=right|0,121|| align=right|3,01|| align=right|3,205||MBA||13. ledna 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20432)||1999 BD12|| align=right|14,4|| align=right|2,343|| align=right|0,227|| align=right|11,33|| align=right|3,585||MBA||22. ledna 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20433) Prestinenza||1999 CL12|| align=right|13,5|| align=right|3,147|| align=right|0,090|| align=right|17,11|| align=right|5,582||MBA||14. února 1999||Ceccano||G. Masi
|-
|(20434)||1999 FM10|| align=right|13,2|| align=right|2,648|| align=right|0,144|| align=right|12,06|| align=right|4,308||MBA||21. března 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20435)||1999 FU28|| align=right|14,1|| align=right|2,288|| align=right|0,259|| align=right|8,35|| align=right|3,460||MBA||19. března 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20436)||1999 GA33|| align=right|15,4|| align=right|2,162|| align=right|0,164|| align=right|6,17|| align=right|3,178||MBA||12. dubna 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20437)||1999 JH1|| align=right|15,3|| align=right|2,346|| align=right|0,130|| align=right|6,11|| align=right|3,594||MBA||8. května 1999||Catalina||CSS
|-
|(20438)||1999 JP22|| align=right|15,4|| align=right|2,245|| align=right|0,201|| align=right|2,49|| align=right|3,363||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20439)||1999 JM28|| align=right|13,5|| align=right|2,403|| align=right|0,192|| align=right|1,39|| align=right|3,725||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20440) McClintock||1999 JO31|| align=right|14,6|| align=right|2,430|| align=right|0,191|| align=right|0,86|| align=right|3,788||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20441) Elijahmena||1999 JH50|| align=right|15,2|| align=right|2,288|| align=right|0,184|| align=right|5,26|| align=right|3,460||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20442)||1999 JK52|| align=right|15,0|| align=right|2,139|| align=right|0,108|| align=right|2,76|| align=right|3,127||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20443)||1999 JJ60|| align=right|14,5|| align=right|2,331|| align=right|0,217|| align=right|11,12|| align=right|3,558||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20444) Mamesser||1999 JK63|| align=right|15,4|| align=right|2,274|| align=right|0,169|| align=right|6,02|| align=right|3,429||MBA||10. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20445)||1999 JN77|| align=right|14,5|| align=right|2,312|| align=right|0,245|| align=right|7,22|| align=right|3,515||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20446)||1999 JB80|| align=right|14,0|| align=right|2,303|| align=right|0,336|| align=right|22,57|| align=right|3,494||MBA||14. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20447)||1999 JR85|| align=right|14,1|| align=right|2,609|| align=right|0,310|| align=right|11,34|| align=right|4,213||MBA||15. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20448)||1999 JM96|| align=right|15,0|| align=right|2,526|| align=right|0,220|| align=right|14,69|| align=right|4,015||MBA||12. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20449)||1999 JM108|| align=right|15,1|| align=right|2,367|| align=right|0,224|| align=right|1,20|| align=right|3,641||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20450) Marymohammed||1999 JJ111|| align=right|15,4|| align=right|2,324|| align=right|0,161|| align=right|5,48|| align=right|3,542||MBA||13. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20451)||1999 JR134|| align=right|15,0|| align=right|2,160|| align=right|0,205|| align=right|5,82|| align=right|3,174||MBA||15. května 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20452)||1999 KG4|| align=right|14,0|| align=right|2,351|| align=right|0,235|| align=right|7,91|| align=right|3,605||MBA||20. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20453)||1999 KL6|| align=right|14,2|| align=right|2,369|| align=right|0,288|| align=right|21,08|| align=right|3,646||MBA||24. května 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20454) Pedrajo||1999 LD4|| align=right|14,9|| align=right|2,472|| align=right|0,155|| align=right|6,95|| align=right|3,885||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20455) Pennell||1999 LE4|| align=right|14,6|| align=right|2,325|| align=right|0,129|| align=right|6,79|| align=right|3,545||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20456)||1999 LX6|| align=right|14,0|| align=right|3,084|| align=right|0,122|| align=right|13,02|| align=right|5,414||MBA||8. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20457)||1999 LX7|| align=right|15,2|| align=right|2,578|| align=right|0,263|| align=right|8,52|| align=right|4,139||MBA||10. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20458)||1999 LZ21|| align=right|15,3|| align=right|2,343|| align=right|0,224|| align=right|5,85|| align=right|3,585||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20459)||1999 LO26|| align=right|13,6|| align=right|2,550|| align=right|0,209|| align=right|10,09|| align=right|4,072||MBA||9. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20460) Robwhiteley||1999 LO28|| align=right|15,7|| align=right|1,877|| align=right|0,413|| align=right|33,94|| align=right|2,572||AMR||13. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(20461) Dioretsa||1999 LD31|| align=right|13,8|| align=right|23,90|| align=right|0,900|| align=right|160,43|| align=right|117||XXX||8. června 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20462)||1999 LZ31|| align=right|13,7|| align=right|3,012|| align=right|0,037|| align=right|8,73|| align=right|5,227||MBA||14. června 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20463)||1999 MC1|| align=right|15,8|| align=right|2,296|| align=right|0,046|| align=right|7,00|| align=right|3,479||MBA||23. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20464)||1999 MD1|| align=right|15,4|| align=right|2,325|| align=right|0,172|| align=right|6,08|| align=right|3,544||MBA||24. června 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20465)||1999 MJ1|| align=right|14,8|| align=right|2,384|| align=right|0,154|| align=right|7,65|| align=right|3,680||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20466)||1999 MW1|| align=right|13,0|| align=right|2,731|| align=right|0,078|| align=right|30,27|| align=right|4,513||MBA||20. června 1999||Catalina||CSS
|-
|(20467)||1999 MX1|| align=right|14,3|| align=right|2,387|| align=right|0,180|| align=right|6,84|| align=right|3,688||MBA||20. června 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20468) Petercook||1999 NK4|| align=right|14,9|| align=right|3,193|| align=right|0,230|| align=right|1,97|| align=right|5,705||MBA||13. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(20469) Dudleymoore||1999 NQ4|| align=right|15,5|| align=right|2,835|| align=right|0,169|| align=right|1,99|| align=right|4,773||MBA||13. července 1999||Reedy Creek||J. Broughton
|-
|(20470)||1999 NZ5|| align=right|13,8|| align=right|2,416|| align=right|0,278|| align=right|13,53|| align=right|3,754||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20471)||1999 NK6|| align=right|13,8|| align=right|2,698|| align=right|0,184|| align=right|10,66|| align=right|4,432||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20472) Mollypettit||1999 NL7|| align=right|15,5|| align=right|2,406|| align=right|0,131|| align=right|3,36|| align=right|3,732||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20473)||1999 NS8|| align=right|13,1|| align=right|2,586|| align=right|0,184|| align=right|13,51|| align=right|4,158||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20474) Reasoner||1999 NV9|| align=right|15,3|| align=right|2,272|| align=right|0,128|| align=right|7,48|| align=right|3,424||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20475)||1999 NU11|| align=right|14,6|| align=right|2,760|| align=right|0,207|| align=right|6,34|| align=right|4,585||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20476) Chanarich||1999 NH12|| align=right|15,9|| align=right|2,207|| align=right|0,144|| align=right|2,69|| align=right|3,279||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20477) Anastroda||1999 NQ18|| align=right|14,4|| align=right|2,385|| align=right|0,127|| align=right|5,95|| align=right|3,682||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20478) Rutenberg||1999 NJ20|| align=right|15,2|| align=right|2,599|| align=right|0,172|| align=right|5,98|| align=right|4,189||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20479) Celisaucier||1999 NO22|| align=right|14,7|| align=right|2,470|| align=right|0,047|| align=right|3,17|| align=right|3,881||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20480) Antonschraut||1999 NT31|| align=right|14,6|| align=right|2,424|| align=right|0,195|| align=right|1,63|| align=right|3,773||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20481) Sharples||1999 NW37|| align=right|15,1|| align=right|2,403|| align=right|0,119|| align=right|2,93|| align=right|3,724||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20482) Dustinshea||1999 NH40|| align=right|15,3|| align=right|2,443|| align=right|0,161|| align=right|3,40|| align=right|3,817||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20483) Sinay||1999 NK41|| align=right|14,7|| align=right|2,310|| align=right|0,174|| align=right|7,93|| align=right|3,509||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20484) Janetsong||1999 NL41|| align=right|14,2|| align=right|2,527|| align=right|0,094|| align=right|7,12|| align=right|4,016||MBA||14. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20485)||1999 NJ54|| align=right|14,5|| align=right|2,665|| align=right|0,175|| align=right|13,28|| align=right|4,351||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20486)||1999 NU56|| align=right|13,6|| align=right|2,663|| align=right|0,142|| align=right|12,12|| align=right|4,345||MBA||12. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20487)||1999 NJ62|| align=right|14,6|| align=right|2,734|| align=right|0,210|| align=right|8,38|| align=right|4,519||MBA||13. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20488) Pic-du-Midi||1999 OL|| align=right|14,2|| align=right|2,734|| align=right|0,153|| align=right|7,04|| align=right|4,519||MBA||17. července 1999||Pises||Pises
|-
|(20489)||1999 OJ2|| align=right|13,1|| align=right|2,589|| align=right|0,106|| align=right|12,44|| align=right|4,165||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20490)||1999 OW2|| align=right|12,5|| align=right|2,617|| align=right|0,153|| align=right|21,17|| align=right|4,233||MBA||22. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20491) Ericstrege||1999 OA5|| align=right|15,4|| align=right|2,318|| align=right|0,073|| align=right|6,34|| align=right|3,529||MBA||16. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20492)||1999 OC5|| align=right|12,9|| align=right|2,558|| align=right|0,208|| align=right|15,41|| align=right|4,091||MBA||16. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20493)||1999 OD5|| align=right|14,3|| align=right|2,748|| align=right|0,196|| align=right|14,64|| align=right|4,554||MBA||16. července 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20494)||1999 PM1|| align=right|14,5|| align=right|2,683|| align=right|0,241|| align=right|28,16|| align=right|4,395||MBA||3. srpna 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20495) Rimavská Sobota||1999 PW4|| align=right|14,9|| align=right|2,598|| align=right|0,107|| align=right|15,30|| align=right|4,187||MBA||15. srpna 1999||Ondřejov||P. Pravec; P. Kušnirák
|-
|(20496) Jeník||1999 QA2|| align=right|14,3|| align=right|3,036|| align=right|0,187|| align=right|13,29|| align=right|5,289||MBA||22. srpna 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(20497) Mařenka||1999 RS|| align=right|13,6|| align=right|3,173|| align=right|0,066|| align=right|9,74|| align=right|5,650||MBA||4. září 1999||Ondřejov||L. Šarounová
|-
|(20498)||1999 RT1|| align=right|13,5|| align=right|2,598|| align=right|0,179|| align=right|15,10|| align=right|4,188||MBA||5. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20499)||1999 RZ2|| align=right|14,1|| align=right|2,868|| align=right|0,078|| align=right|0,98|| align=right|4,855||MBA||6. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20500)||1999 RP3|| align=right|14,7|| align=right|2,306|| align=right|0,145|| align=right|5,28|| align=right|3,501||MBA||4. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(20501)||1999 RD10|| align=right|14,6|| align=right|2,536|| align=right|0,202|| align=right|7,00|| align=right|4,038||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20502)||1999 RG11|| align=right|12,9|| align=right|2,794|| align=right|0,057|| align=right|15,46|| align=right|4,669||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20503) Adamtazi||1999 RX14|| align=right|14,1|| align=right|2,991|| align=right|0,078|| align=right|2,63|| align=right|5,171||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20504)||1999 RH15|| align=right|13,2|| align=right|2,557|| align=right|0,097|| align=right|13,52|| align=right|4,087||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20505)||1999 RE16|| align=right|12,7|| align=right|3,168|| align=right|0,067|| align=right|5,31|| align=right|5,637||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20506)||1999 RO17|| align=right|14,7|| align=right|2,550|| align=right|0,196|| align=right|12,51|| align=right|4,072||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20507)||1999 RU19|| align=right|15,0|| align=right|2,190|| align=right|0,119|| align=right|00,08|| align=right|3,241||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20508)||1999 RL25|| align=right|14,0|| align=right|2,477|| align=right|0,096|| align=right|16,33|| align=right|3,897||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20509)||1999 RL26|| align=right|13,9|| align=right|3,163|| align=right|0,133|| align=right|5,72|| align=right|5,625||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20510)||1999 RQ26|| align=right|13,8|| align=right|3,072|| align=right|0,086|| align=right|9,32|| align=right|5,384||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20511)||1999 RJ31|| align=right|14,6|| align=right|2,312|| align=right|0,100|| align=right|7,51|| align=right|3,514||MBA||8. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20512) Rothenberg||1999 RW32|| align=right|13,6|| align=right|3,058|| align=right|0,094|| align=right|8,57|| align=right|5,347||MBA||10. září 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|(20513) Lazio||1999 RC34|| align=right|15,0|| align=right|2,558|| align=right|0,072|| align=right|2,74|| align=right|4,089||MBA||10. září 1999||Campo Catino Astro||F. Mallia; G. Masi
|-
|(20514)||1999 RD34|| align=right|14,1|| align=right|3,058|| align=right|0,128|| align=right|3,23|| align=right|5,347||MBA||7. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20515)||1999 RO34|| align=right|13,1|| align=right|3,060|| align=right|0,030|| align=right|9,63|| align=right|5,353||MBA||11. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20516)||1999 RP34|| align=right|13,6|| align=right|2,879|| align=right|0,027|| align=right|2,38|| align=right|4,884||MBA||11. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20517) Judycrystal||1999 RB35|| align=right|14,1|| align=right|2,650|| align=right|0,040|| align=right|21,28|| align=right|4,314||MBA||11. září 1999||Olathe||L. Robinson
|-
|(20518) Rendtel||1999 RC36|| align=right|13,2|| align=right|3,206|| align=right|0,109|| align=right|10,65|| align=right|5,740||MBA||12. září 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|(20519)||1999 RH36|| align=right|13,6|| align=right|3,033|| align=right|0,153|| align=right|11,84|| align=right|5,280||MBA||12. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20520)||1999 RC38|| align=right|12,5|| align=right|2,630|| align=right|0,120|| align=right|13,40|| align=right|4,264||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20521)||1999 RM38|| align=right|13,3|| align=right|3,168|| align=right|0,066|| align=right|9,13|| align=right|5,639||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20522) Yogeshwar||1999 RK40|| align=right|14,3|| align=right|2,434|| align=right|0,027|| align=right|11,66|| align=right|3,798||MBA||13. září 1999||Drebach||A. Knofel
|-
|(20523)||1999 RZ41|| align=right|12,7|| align=right|3,186|| align=right|0,075|| align=right|8,47|| align=right|5,687||MBA||13. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20524) Bustersikes||1999 RJ42|| align=right|12,7|| align=right|2,780|| align=right|0,165|| align=right|8,36|| align=right|4,634||MBA||13. září 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20525)||1999 RU43|| align=right|13,1|| align=right|2,580|| align=right|0,217|| align=right|22,90|| align=right|4,143||MBA||14. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20526) Bathompson||1999 RZ45|| align=right|15,3|| align=right|2,282|| align=right|0,150|| align=right|4,79|| align=right|3,447||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20527) Dajowestrich||1999 RO48|| align=right|15,2|| align=right|2,386|| align=right|0,146|| align=right|2,44|| align=right|3,686||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20528) Kyleyawn||1999 RL50|| align=right|14,4|| align=right|2,936|| align=right|0,089|| align=right|1,19|| align=right|5,031||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20529) Zwerling||1999 RM53|| align=right|14,9|| align=right|2,393|| align=right|0,132|| align=right|6,03|| align=right|3,701||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20530) Johnayres||1999 RG55|| align=right|14,2|| align=right|3,150|| align=right|0,174|| align=right|1,04|| align=right|5,589||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20531) Stevebabcock||1999 RW57|| align=right|14,5|| align=right|2,383|| align=right|0,190|| align=right|2,94|| align=right|3,678||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20532) Benbilby||1999 RL64|| align=right|14,3|| align=right|2,540|| align=right|0,096|| align=right|3,73|| align=right|4,048||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20533) Irmabonham||1999 RO72|| align=right|14,3|| align=right|2,923|| align=right|0,085|| align=right|3,16|| align=right|4,997||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20534) Bozeman||1999 RU74|| align=right|15,8|| align=right|2,538|| align=right|0,041|| align=right|4,26|| align=right|4,043||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20535) Marshburrows||1999 RV74|| align=right|15,1|| align=right|2,251|| align=right|0,115|| align=right|4,44|| align=right|3,377||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20536) Tracicarter||1999 RF81|| align=right|15,7|| align=right|2,279|| align=right|0,161|| align=right|2,98|| align=right|3,440||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20537) Sandraderosa||1999 RO82|| align=right|15,0|| align=right|2,311|| align=right|0,054|| align=right|7,08|| align=right|3,514||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20538)||1999 RN84|| align=right|14,6|| align=right|2,306|| align=right|0,228|| align=right|2,56|| align=right|3,502||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20539) Gadberry||1999 RT86|| align=right|14,7|| align=right|2,859|| align=right|0,107|| align=right|3,35|| align=right|4,834||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20540) Marhalpern||1999 RV86|| align=right|14,4|| align=right|2,748|| align=right|0,066|| align=right|5,61|| align=right|4,554||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20541)||1999 RN93|| align=right|14,0|| align=right|2,689|| align=right|0,021|| align=right|3,34|| align=right|4,410||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20542)||1999 RD94|| align=right|13,6|| align=right|2,537|| align=right|0,178|| align=right|8,93|| align=right|4,039||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20543)||1999 RZ98|| align=right|12,7|| align=right|3,224|| align=right|0,026|| align=right|21,84|| align=right|5,788||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20544) Kimhansell||1999 RG100|| align=right|15,3|| align=right|2,325|| align=right|0,080|| align=right|8,83|| align=right|3,544||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20545) Karenhowell||1999 RS104|| align=right|15,1|| align=right|2,307|| align=right|0,120|| align=right|6,26|| align=right|3,502||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20546)||1999 RA105|| align=right|13,6|| align=right|3,124|| align=right|0,090|| align=right|3,85|| align=right|5,520||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20547)||1999 RD105|| align=right|13,6|| align=right|3,172|| align=right|0,097|| align=right|5,71|| align=right|5,648||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20548)||1999 RM107|| align=right|13,6|| align=right|3,176|| align=right|0,159|| align=right|1,94|| align=right|5,660||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20549)||1999 RH110|| align=right|13,6|| align=right|3,004|| align=right|0,084|| align=right|8,92|| align=right|5,207||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20550)||1999 RX110|| align=right|14,0|| align=right|2,522|| align=right|0,072|| align=right|5,80|| align=right|4,005||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20551)||1999 RE112|| align=right|14,0|| align=right|2,437|| align=right|0,142|| align=right|7,04|| align=right|3,803||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20552)||1999 RU112|| align=right|14,1|| align=right|2,553|| align=right|0,152|| align=right|10,56|| align=right|4,078||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20553) Donaldhowk||1999 RQ113|| align=right|15,0|| align=right|2,303|| align=right|0,106|| align=right|2,80|| align=right|3,493||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20554)||1999 RW114|| align=right|13,6|| align=right|3,053|| align=right|0,090|| align=right|8,04|| align=right|5,333||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20555) Jennings||1999 RC115|| align=right|14,8|| align=right|2,392|| align=right|0,117|| align=right|8,73|| align=right|3,700||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20556) Midgekimble||1999 RZ115|| align=right|14,7|| align=right|2,362|| align=right|0,154|| align=right|7,56|| align=right|3,629||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20557) Davidkulka||1999 RB116|| align=right|14,5|| align=right|2,380|| align=right|0,102|| align=right|6,28|| align=right|3,670||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20558)||1999 RN117|| align=right|14,0|| align=right|2,778|| align=right|0,168|| align=right|7,75|| align=right|4,628||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20559) Sheridanlamp||1999 RJ118|| align=right|14,7|| align=right|2,588|| align=right|0,193|| align=right|7,40|| align=right|4,163||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20560)||1999 RX118|| align=right|13,4|| align=right|2,695|| align=right|0,250|| align=right|12,06|| align=right|4,423||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20561)||1999 RE120|| align=right|15,0|| align=right|2,180|| align=right|0,029|| align=right|00,96|| align=right|3,218||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20562)||1999 RV120|| align=right|13,5|| align=right|2,405|| align=right|0,205|| align=right|13,54|| align=right|3,730||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20563)||1999 RG121|| align=right|14,0|| align=right|2,602|| align=right|0,144|| align=right|13,60|| align=right|4,196||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20564) Michaellane||1999 RT122|| align=right|14,8|| align=right|2,661|| align=right|0,095|| align=right|4,17|| align=right|4,340||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20565)||1999 RR123|| align=right|12,7|| align=right|3,173|| align=right|0,064|| align=right|10,72|| align=right|5,652||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20566) Laurielee||1999 RV125|| align=right|14,3|| align=right|2,391|| align=right|0,117|| align=right|7,66|| align=right|3,697||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20567) McQuarrie||1999 RS129|| align=right|14,8|| align=right|2,294|| align=right|0,190|| align=right|7,14|| align=right|3,473||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20568) Migaki||1999 RC130|| align=right|15,9|| align=right|2,432|| align=right|0,118|| align=right|6,94|| align=right|3,792||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20569)||1999 RP132|| align=right|12,6|| align=right|3,171|| align=right|0,232|| align=right|12,88|| align=right|5,645||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20570) Molchan||1999 RV133|| align=right|14,3|| align=right|2,310|| align=right|0,110|| align=right|6,00|| align=right|3,509||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20571) Tiamorrison||1999 RA135|| align=right|15,3|| align=right|2,240|| align=right|0,102|| align=right|2,11|| align=right|3,352||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20572) Celemorrow||1999 RN137|| align=right|14,6|| align=right|2,897|| align=right|0,023|| align=right|1,57|| align=right|4,931||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20573) Garynadler||1999 RW137|| align=right|14,7|| align=right|2,700|| align=right|0,044|| align=right|6,37|| align=right|4,435||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20574) Ochinero||1999 RZ139|| align=right|15,2|| align=right|2,332|| align=right|0,073|| align=right|6,20|| align=right|3,561||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20575)||1999 RL142|| align=right|13,8|| align=right|2,461|| align=right|0,077|| align=right|6,45|| align=right|3,861||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20576) Marieoertle||1999 RG148|| align=right|15,3|| align=right|2,248|| align=right|0,063|| align=right|4,44|| align=right|3,371||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20577)||1999 RM148|| align=right|13,8|| align=right|2,778|| align=right|0,051|| align=right|4,53|| align=right|4,629||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20578)||1999 RH149|| align=right|14,1|| align=right|3,016|| align=right|0,021|| align=right|10,22|| align=right|5,237||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20579)||1999 RX149|| align=right|13,5|| align=right|2,602|| align=right|0,129|| align=right|13,67|| align=right|4,197||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20580) Marilpeters||1999 RG151|| align=right|14,7|| align=right|2,375|| align=right|0,196|| align=right|3,13|| align=right|3,660||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20581) Prendergast||1999 RQ152|| align=right|15,1|| align=right|2,573|| align=right|0,148|| align=right|2,99|| align=right|4,126||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20582) Reichenbach||1999 RP154|| align=right|14,8|| align=right|2,627|| align=right|0,118|| align=right|3,01|| align=right|4,258||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20583) Richthammer||1999 RK158|| align=right|14,9|| align=right|2,874|| align=right|0,065|| align=right|3,13|| align=right|4,873||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20584) Brigidsavage||1999 RP159|| align=right|14,8|| align=right|2,921|| align=right|0,104|| align=right|3,11|| align=right|4,990||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20585) Wentworth||1999 RG160|| align=right|14,8|| align=right|2,219|| align=right|0,043|| align=right|5,97|| align=right|3,304||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20586) Elizkolod||1999 RR160|| align=right|14,6|| align=right|2,764|| align=right|0,081|| align=right|6,13|| align=right|4,596||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20587) Jargoldman||1999 RD162|| align=right|14,4|| align=right|2,970|| align=right|0,119|| align=right|1,07|| align=right|5,117||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20588)||1999 RM166|| align=right|13,7|| align=right|2,894|| align=right|0,236|| align=right|4,01|| align=right|4,923||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20589) Hennyadmoni||1999 RQ168|| align=right|14,9|| align=right|2,583|| align=right|0,151|| align=right|3,24|| align=right|4,151||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20590) Bongiovanni||1999 RN172|| align=right|15,2|| align=right|2,767|| align=right|0,063|| align=right|4,17|| align=right|4,602||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20591) Sameergupta||1999 RC177|| align=right|14,9|| align=right|2,602|| align=right|0,058|| align=right|3,58|| align=right|4,198||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20592)||1999 RV177|| align=right|13,4|| align=right|3,169|| align=right|0,103|| align=right|9,98|| align=right|5,639||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20593) Freilich||1999 RM180|| align=right|14,5|| align=right|2,379|| align=right|0,074|| align=right|7,08|| align=right|3,669||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20594)||1999 RP183|| align=right|13,5|| align=right|3,192|| align=right|0,023|| align=right|13,92|| align=right|5,703||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20595) Ryanwisnoski||1999 RT188|| align=right|15,4|| align=right|2,278|| align=right|0,085|| align=right|3,44|| align=right|3,437||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20596)||1999 RX188|| align=right|14,5|| align=right|2,746|| align=right|0,167|| align=right|13,09|| align=right|4,549||MBA||9. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20597)||1999 RA192|| align=right|14,1|| align=right|2,593|| align=right|0,154|| align=right|12,80|| align=right|4,174||MBA||11. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20598)||1999 RO194|| align=right|14,0|| align=right|2,799|| align=right|0,111|| align=right|3,34|| align=right|4,682||MBA||7. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20599)||1999 RD196|| align=right|13,6|| align=right|2,605|| align=right|0,136|| align=right|13,12|| align=right|4,203||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20600) Danieltse||1999 RC197|| align=right|14,6|| align=right|2,708|| align=right|0,117|| align=right|6,05|| align=right|4,455||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20601)||1999 RD197|| align=right|14,1|| align=right|2,639|| align=right|0,294|| align=right|6,69|| align=right|4,286||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20602)||1999 RC198|| align=right|12,2|| align=right|3,130|| align=right|0,213|| align=right|14,30|| align=right|5,537||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20603)||1999 RT199|| align=right|13,9|| align=right|3,144|| align=right|0,061|| align=right|11,58|| align=right|5,574||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20604) Vrishikpatil||1999 RW205|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,161|| align=right|8,47|| align=right|3,641||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20605)||1999 RX209|| align=right|14,3|| align=right|2,560|| align=right|0,181|| align=right|12,92|| align=right|4,095||MBA||8. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20606)||1999 RM214|| align=right|13,9|| align=right|3,075|| align=right|0,128|| align=right|8,85|| align=right|5,390||MBA||5. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20607)||1999 RR219|| align=right|13,0|| align=right|2,869|| align=right|0,228|| align=right|9,14|| align=right|4,858||MBA||4. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20608)||1999 RH224|| align=right|15,3|| align=right|2,192|| align=right|0,075|| align=right|8,64|| align=right|3,246||MBA||7. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20609)||1999 RO225|| align=right|14,7|| align=right|2,919|| align=right|0,013|| align=right|2,23|| align=right|4,985||MBA||3. září 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20610)||1999 RK235|| align=right|14,2|| align=right|2,664|| align=right|0,055|| align=right|10,35|| align=right|4,348||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(20611)||1999 RL235|| align=right|14,5|| align=right|2,487|| align=right|0,107|| align=right|6,73|| align=right|3,922||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(20612)||1999 RT237|| align=right|13,3|| align=right|3,181|| align=right|0,044|| align=right|11,76|| align=right|5,673||MBA||8. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(20613)||1999 RE240|| align=right|14,0|| align=right|3,053|| align=right|0,113|| align=right|12,41|| align=right|5,332||MBA||11. září 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20614)||1999 SN3|| align=right|13,2|| align=right|2,278|| align=right|0,208|| align=right|23,55|| align=right|3,437||MBA||24. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20615)||1999 SZ3|| align=right|13,7|| align=right|2,920|| align=right|0,048|| align=right|1,13|| align=right|4,989||MBA||29. září 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20616) Zeeshansayed||1999 SH6|| align=right|14,8|| align=right|2,234|| align=right|0,094|| align=right|8,17|| align=right|3,339||MBA||30. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20617)||1999 SA7|| align=right|12,2|| align=right|3,229|| align=right|0,063|| align=right|21,48|| align=right|5,801||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20618) Daniebutler||1999 SG7|| align=right|14,6|| align=right|2,461|| align=right|0,152|| align=right|7,11|| align=right|3,861||MBA||29. září 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20619)||1999 SB10|| align=right|15,2|| align=right|2,585|| align=right|0,189|| align=right|3,72|| align=right|4,155||MBA||30. září 1999||Woomera||F. B. Zoltowski
|-
|(20620)||1999 SW10|| align=right|14,0|| align=right|2,910|| align=right|0,207|| align=right|15,68|| align=right|4,963||MBA||30. září 1999||Catalina||CSS
|-
|(20621)||1999 TK11|| align=right|13,5|| align=right|2,435|| align=right|0,085|| align=right|6,37|| align=right|3,800||MBA||9. října 1999||Ametlla de Mar||J. Nomen
|-
|(20622)||1999 TQ11|| align=right|13,1|| align=right|3,190|| align=right|0,152|| align=right|6,42|| align=right|5,697||MBA||8. října 1999||Kleť||Klet
|-
|(20623) Davidyoung||1999 TS11|| align=right|13,0|| align=right|2,645|| align=right|0,191|| align=right|12,62|| align=right|4,301||MBA||10. října 1999||Everstar||M. Abraham; G. Fedon
|-
|(20624) Dariozanetti||1999 TB12|| align=right|14,1|| align=right|2,565|| align=right|0,103|| align=right|14,20|| align=right|4,106||MBA||9. října 1999||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(20625) Noto||1999 TG20|| align=right|13,8|| align=right|2,942|| align=right|0,029|| align=right|3,00|| align=right|5,045||MBA||9. října 1999||Yanagida||A. Tsuchikawa
|-
|(20626)||1999 TH21|| align=right|14,9|| align=right|2,240|| align=right|0,229|| align=right|5,98|| align=right|3,353||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20627)||1999 TF38|| align=right|14,4|| align=right|3,084|| align=right|0,081|| align=right|1,59|| align=right|5,414||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20628)||1999 TS40|| align=right|12,7|| align=right|3,988|| align=right|0,222|| align=right|6,55|| align=right|7,962||HLD||5. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20629)||1999 TB90|| align=right|14,1|| align=right|3,044|| align=right|0,194|| align=right|11,11|| align=right|5,311||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20630)||1999 TJ90|| align=right|14,3|| align=right|3,998|| align=right|0,282|| align=right|2,36|| align=right|7,992||HLD||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20631) Stefuller||1999 TW91|| align=right|14,3|| align=right|2,345|| align=right|0,135|| align=right|7,37|| align=right|3,590||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20632) Carlyrosser||1999 TC92|| align=right|14,4|| align=right|2,479|| align=right|0,108|| align=right|7,61|| align=right|3,904||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20633)||1999 TU93|| align=right|13,7|| align=right|3,199|| align=right|0,152|| align=right|3,44|| align=right|5,721||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20634) Marichardson||1999 TP94|| align=right|14,4|| align=right|2,449|| align=right|0,145|| align=right|5,64|| align=right|3,831||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20635)||1999 TV96|| align=right|12,0|| align=right|3,215|| align=right|0,065|| align=right|21,95|| align=right|5,764||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20636)||1999 TC97|| align=right|14,6|| align=right|2,675|| align=right|0,145|| align=right|10,12|| align=right|4,375||MBA||2. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20637)||1999 TX103|| align=right|14,4|| align=right|2,384|| align=right|0,227|| align=right|11,01|| align=right|3,680||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20638) Lingchen||1999 TV108|| align=right|14,1|| align=right|2,730|| align=right|0,065|| align=right|4,16|| align=right|4,511||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20639) Michellouie||1999 TD109|| align=right|14,1|| align=right|2,655|| align=right|0,100|| align=right|9,71|| align=right|4,326||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20640)||1999 TF118|| align=right|13,2|| align=right|3,968|| align=right|0,223|| align=right|6,99|| align=right|7,902||HLD||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20641) Yenuanchen||1999 TF121|| align=right|14,3|| align=right|3,024|| align=right|0,109|| align=right|2,86|| align=right|5,259||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20642) Laurajohnson||1999 TC124|| align=right|14,6|| align=right|3,106|| align=right|0,143|| align=right|5,18|| align=right|5,473||MBA||4. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20643) Angelicaliu||1999 TK142|| align=right|15,5|| align=right|2,430|| align=right|0,131|| align=right|2,24|| align=right|3,788||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20644) Amritdas||1999 TN144|| align=right|14,3|| align=right|2,742|| align=right|0,031|| align=right|00,78|| align=right|4,539||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20645)||1999 TH149|| align=right|13,0|| align=right|3,010|| align=right|0,025|| align=right|11,00|| align=right|5,221||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20646) Nikhilgupta||1999 TM150|| align=right|15,2|| align=right|3,002|| align=right|0,063|| align=right|1,67|| align=right|5,200||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20647)||1999 TQ155|| align=right|13,7|| align=right|2,726|| align=right|0,110|| align=right|11,72|| align=right|4,500||MBA||7. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20648)||1999 TF166|| align=right|14,1|| align=right|3,186|| align=right|0,043|| align=right|15,26|| align=right|5,687||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20649) Miklenov||1999 TP170|| align=right|15,4|| align=right|2,924|| align=right|0,042|| align=right|00,97|| align=right|5,000||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20650)||1999 TG173|| align=right|13,8|| align=right|2,674|| align=right|0,164|| align=right|4,49|| align=right|4,373||MBA||10. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20651)||1999 TE219|| align=right|15,3|| align=right|2,555|| align=right|0,104|| align=right|3,21|| align=right|4,083||MBA||1. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20652)||1999 TY229|| align=right|14,5|| align=right|2,455|| align=right|0,077|| align=right|9,20|| align=right|3,847||MBA||2. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20653)||1999 TN245|| align=right|12,8|| align=right|3,026|| align=right|0,088|| align=right|11,19|| align=right|5,263||MBA||7. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20654)||1999 TO247|| align=right|14,1|| align=right|3,160|| align=right|0,071|| align=right|5,48|| align=right|5,616||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20655)||1999 TT248|| align=right|13,7|| align=right|3,132|| align=right|0,119|| align=right|10,06|| align=right|5,543||MBA||8. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20656)||1999 TX258|| align=right|14,5|| align=right|3,220|| align=right|0,128|| align=right|2,05|| align=right|5,778||MBA||9. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20657)||1999 TL261|| align=right|14,1|| align=right|3,104|| align=right|0,186|| align=right|15,04|| align=right|5,468||MBA||14. října 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20658) Bushmarinov||1999 TY270|| align=right|15,1|| align=right|2,397|| align=right|0,113|| align=right|6,11|| align=right|3,712||MBA||3. října 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20659)||1999 UE|| align=right|14,0|| align=right|3,142|| align=right|0,192|| align=right|00,86|| align=right|5,567||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20660)||1999 UF|| align=right|13,8|| align=right|3,199|| align=right|0,097|| align=right|4,92|| align=right|5,720||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20661)||1999 UZ|| align=right|14,2|| align=right|3,215|| align=right|0,163|| align=right|1,47|| align=right|5,765||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20662)||1999 UC1|| align=right|13,4|| align=right|2,576|| align=right|0,195|| align=right|12,41|| align=right|4,134||MBA||16. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20663)||1999 UU2|| align=right|14,0|| align=right|2,303|| align=right|0,153|| align=right|6,50|| align=right|3,495||MBA||19. října 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20664)||1999 UV4|| align=right|12,9|| align=right|3,477|| align=right|0,069|| align=right|10,22|| align=right|6,484||MBA||31. října 1999||Modra||A. Galád; J. Tóth
|-
|(20665)||1999 UQ8|| align=right|13,6|| align=right|3,146|| align=right|0,064|| align=right|7,47|| align=right|5,579||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20666)||1999 UX8|| align=right|13,6|| align=right|2,988|| align=right|0,032|| align=right|8,19|| align=right|5,164||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20667)||1999 UM11|| align=right|13,8|| align=right|3,175|| align=right|0,139|| align=right|1,70|| align=right|5,657||MBA||27. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20668)||1999 UN11|| align=right|14,4|| align=right|2,345|| align=right|0,116|| align=right|9,67|| align=right|3,591||MBA||27. října 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20669)||1999 UO13|| align=right|13,7|| align=right|3,042|| align=right|0,027|| align=right|6,59|| align=right|5,305||MBA||29. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20670)||1999 UA46|| align=right|13,9|| align=right|3,169|| align=right|0,051|| align=right|10,69|| align=right|5,642||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20671)||1999 UX48|| align=right|15,0|| align=right|2,673|| align=right|0,148|| align=right|10,36|| align=right|4,370||MBA||31. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20672)||1999 UU50|| align=right|13,9|| align=right|2,792|| align=right|0,219|| align=right|8,89|| align=right|4,665||MBA||30. října 1999||Catalina||CSS
|-
|(20673) Janelle||1999 VW|| align=right|13,7|| align=right|2,974|| align=right|0,111|| align=right|10,36|| align=right|5,128||MBA||3. listopadu 1999||Farpoint||G. Bell
|-
|(20674)||1999 VT1|| align=right|12,8|| align=right|3,004|| align=right|0,041|| align=right|9,96|| align=right|5,205||MBA||4. listopadu 1999||Oohira||T. Urata
|-
|(20675)||1999 VK6|| align=right|12,7|| align=right|2,996|| align=right|0,101|| align=right|13,57|| align=right|5,186||MBA||5. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20676)||1999 VA7|| align=right|13,0|| align=right|3,213|| align=right|0,091|| align=right|23,58|| align=right|5,759||MBA||8. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20677)||1999 VT7|| align=right|13,3|| align=right|2,610|| align=right|0,127|| align=right|15,62|| align=right|4,217||MBA||7. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20678)||1999 VE9|| align=right|14,6|| align=right|2,433|| align=right|0,217|| align=right|1,33|| align=right|3,795||MBA||8. listopadu 1999||Višnjan||K. Korlević
|-
|(20679)||1999 VU9|| align=right|12,4|| align=right|3,216|| align=right|0,096|| align=right|16,84|| align=right|5,767||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20680)||1999 VX9|| align=right|13,0|| align=right|2,558|| align=right|0,107|| align=right|14,21|| align=right|4,089||MBA||9. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20681)||1999 VH10|| align=right|13,7|| align=right|2,801|| align=right|0,091|| align=right|2,13|| align=right|4,686||MBA||9. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20682)||1999 VP23|| align=right|13,1|| align=right|2,677|| align=right|0,207|| align=right|13,60|| align=right|4,380||MBA||14. listopadu 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20683)||1999 VT44|| align=right|14,4|| align=right|2,566|| align=right|0,155|| align=right|8,04|| align=right|4,110||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(20684)||1999 VW44|| align=right|14,0|| align=right|2,783|| align=right|0,102|| align=right|8,67|| align=right|4,642||MBA||4. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(20685)||1999 VX48|| align=right|13,4|| align=right|2,814|| align=right|0,136|| align=right|10,26|| align=right|4,720||MBA||3. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20686) Thottumkara||1999 VX54|| align=right|15,1|| align=right|2,342|| align=right|0,152|| align=right|00,78|| align=right|3,584||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20687) Saletore||1999 VQ60|| align=right|14,1|| align=right|2,736|| align=right|0,091|| align=right|9,91|| align=right|4,525||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20688)||1999 VR62|| align=right|12,7|| align=right|3,153|| align=right|0,195|| align=right|5,52|| align=right|5,597||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20689) Zhuyuanchen||1999 VF63|| align=right|14,1|| align=right|2,767|| align=right|0,142|| align=right|9,74|| align=right|4,603||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20690) Crivello||1999 VY66|| align=right|14,4|| align=right|2,950|| align=right|0,116|| align=right|2,85|| align=right|5,066||MBA||4. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20691)||1999 VY72|| align=right|13,2|| align=right|2,365|| align=right|0,310|| align=right|22,24|| align=right|3,636||MBA||11. listopadu 1999||Siding Spring||R. H. McNaught
|-
|(20692)||1999 VX73|| align=right|13,3|| align=right|3,256|| align=right|0,077|| align=right|2,42|| align=right|5,875||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20693) Ramondiaz||1999 VV81|| align=right|14,2|| align=right|3,119|| align=right|0,124|| align=right|00,23|| align=right|5,507||MBA||5. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20694)||1999 VT82|| align=right|15,2|| align=right|2,755|| align=right|0,121|| align=right|4,83|| align=right|4,571||MBA||1. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20695)||1999 VM92|| align=right|14,0|| align=right|3,171|| align=right|0,079|| align=right|5,16|| align=right|5,647||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20696) Torresduarte||1999 VJ95|| align=right|14,2|| align=right|3,159|| align=right|0,105|| align=right|00,98|| align=right|5,614||MBA||9. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20697)||1999 VK115|| align=right|14,8|| align=right|2,978|| align=right|0,077|| align=right|10,05|| align=right|5,137||MBA||9. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(20698)||1999 VE127|| align=right|14,3|| align=right|2,603|| align=right|0,138|| align=right|5,94|| align=right|4,199||MBA||9. listopadu 1999||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20699)||1999 VJ144|| align=right|13,9|| align=right|2,573|| align=right|0,168|| align=right|7,07|| align=right|4,126||MBA||11. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(20700)||1999 VG145|| align=right|14,3|| align=right|2,541|| align=right|0,118|| align=right|15,42|| align=right|4,050||MBA||8. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20701)||1999 VL179|| align=right|13,5|| align=right|3,171|| align=right|0,017|| align=right|15,90|| align=right|5,645||MBA||6. listopadu 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20702)||1999 VF195|| align=right|13,9|| align=right|3,113|| align=right|0,092|| align=right|4,55|| align=right|5,491||MBA||3. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(20703)||1999 VC203|| align=right|14,4|| align=right|2,583|| align=right|0,080|| align=right|10,49|| align=right|4,150||MBA||8. listopadu 1999||Catalina||CSS
|-
|(20704)||1999 WH|| align=right|12,0|| align=right|2,990|| align=right|0,092|| align=right|11,25|| align=right|5,168||MBA||16. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20705)||1999 WH3|| align=right|12,4|| align=right|2,974|| align=right|0,049|| align=right|14,09|| align=right|5,129||MBA||18. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20706)||1999 WY3|| align=right|13,7|| align=right|2,193|| align=right|0,122|| align=right|3,62|| align=right|3,247||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20707)||1999 WW4|| align=right|12,3|| align=right|3,168|| align=right|0,041|| align=right|11,52|| align=right|5,638||MBA||28. listopadu 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20708)||1999 XH1|| align=right|12,2|| align=right|2,989|| align=right|0,048|| align=right|11,13|| align=right|5,166||MBA||2. prosince 1999||Oizumi||T. Kobayashi
|-
|(20709)||1999 XM8|| align=right|14,1|| align=right|2,604|| align=right|0,221|| align=right|12,88|| align=right|4,202||MBA||2. prosince 1999||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(20710)||1999 XP10|| align=right|13,9|| align=right|2,983|| align=right|0,038|| align=right|9,76|| align=right|5,152||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(20711)||1999 XF12|| align=right|13,4|| align=right|3,142|| align=right|0,309|| align=right|18,57|| align=right|5,569||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20712)||1999 XF13|| align=right|13,0|| align=right|2,601|| align=right|0,108|| align=right|14,20|| align=right|4,193||MBA||5. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20713)||1999 XA32|| align=right|11,7|| align=right|3,141|| align=right|0,109|| align=right|12,66|| align=right|5,567||MBA||6. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20714)||1999 XS36|| align=right|12,9|| align=right|3,150|| align=right|0,050|| align=right|10,82|| align=right|5,591||MBA||7. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20715)||1999 XB44|| align=right|14,0|| align=right|3,092|| align=right|0,075|| align=right|3,02|| align=right|5,436||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20716)||1999 XG91|| align=right|11,8|| align=right|5,237|| align=right|0,129|| align=right|26,85|| align=right|11,99||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20717)||1999 XG93|| align=right|13,0|| align=right|2,809|| align=right|0,073|| align=right|7,65|| align=right|4,707||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20718)||1999 XZ97|| align=right|11,9|| align=right|3,439|| align=right|0,110|| align=right|11,75|| align=right|6,376||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20719) Velasco||1999 XL99|| align=right|14,5|| align=right|2,332|| align=right|0,132|| align=right|1,97|| align=right|3,561||MBA||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20720)||1999 XP101|| align=right|11,1|| align=right|5,292|| align=right|0,145|| align=right|18,17|| align=right|12,18||JUT||7. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20721)||1999 XA105|| align=right|12,9|| align=right|3,005|| align=right|0,081|| align=right|10,92|| align=right|5,209||MBA||9. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20722)||1999 XZ109|| align=right|13,1|| align=right|3,039|| align=right|0,078|| align=right|11,15|| align=right|5,296||MBA||4. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(20723)||1999 XH113|| align=right|14,3|| align=right|2,610|| align=right|0,188|| align=right|12,49|| align=right|4,216||MBA||11. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20724)||1999 XO116|| align=right|13,9|| align=right|3,131|| align=right|0,081|| align=right|4,98|| align=right|5,540||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(20725)||1999 XP120|| align=right|12,6|| align=right|3,026|| align=right|0,104|| align=right|10,23|| align=right|5,264||MBA||5. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(20726)||1999 XE122|| align=right|14,4|| align=right|2,466|| align=right|0,147|| align=right|10,87|| align=right|3,872||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(20727)||1999 XV123|| align=right|13,7|| align=right|3,016|| align=right|0,033|| align=right|8,43|| align=right|5,236||MBA||7. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(20728)||1999 XD143|| align=right|14,3|| align=right|2,219|| align=right|0,176|| align=right|4,77|| align=right|3,305||MBA||14. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20729)||1999 XS143|| align=right|9,8|| align=right|5,205|| align=right|0,064|| align=right|22,02|| align=right|11,88||JUT||15. prosince 1999||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20730)||1999 XC151|| align=right|14,5|| align=right|2,534|| align=right|0,249|| align=right|9,20|| align=right|4,033||MBA||9. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20731)||1999 XH151|| align=right|13,7|| align=right|3,008|| align=right|0,087|| align=right|10,23|| align=right|5,216||MBA||9. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20732)||1999 XB167|| align=right|13,2|| align=right|2,965|| align=right|0,102|| align=right|14,09|| align=right|5,104||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20733)||1999 XE168|| align=right|12,1|| align=right|3,185|| align=right|0,115|| align=right|13,59|| align=right|5,683||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20734)||1999 XA169|| align=right|12,5|| align=right|3,090|| align=right|0,198|| align=right|25,09|| align=right|5,431||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20735)||1999 XU169|| align=right|13,2|| align=right|3,213|| align=right|0,144|| align=right|13,47|| align=right|5,759||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20736)||1999 XV170|| align=right|12,6|| align=right|3,162|| align=right|0,064|| align=right|8,63|| align=right|5,623||MBA||10. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20737)||1999 XJ189|| align=right|13,1|| align=right|3,036|| align=right|0,056|| align=right|10,16|| align=right|5,288||MBA||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20738)||1999 XG191|| align=right|11,4|| align=right|5,169|| align=right|0,012|| align=right|12,53|| align=right|11,75||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20739)||1999 XM193|| align=right|11,3|| align=right|5,184|| align=right|0,138|| align=right|12,14|| align=right|11,81||JUT||12. prosince 1999||Socorro||LINEAR
|-
|(20740)||1999 XB228|| align=right|13,0|| align=right|3,140|| align=right|0,161|| align=right|6,48|| align=right|5,562||MBA||13. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20741)||1999 XA230|| align=right|13,3|| align=right|3,184|| align=right|0,257|| align=right|12,61|| align=right|5,679||MBA||7. prosince 1999||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20742)||1999 XJ261|| align=right|14,0|| align=right|2,713|| align=right|0,039|| align=right|22,34|| align=right|4,468||MBA||14. prosince 1999||Catalina||CSS
|-
|(20743)||2000 AR6|| align=right|12,3|| align=right|3,238|| align=right|0,045|| align=right|21,20|| align=right|5,825||MBA||2. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20744)||2000 AO151|| align=right|13,2|| align=right|2,770|| align=right|0,172|| align=right|8,92|| align=right|4,610||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20745)||2000 AS185|| align=right|13,0|| align=right|2,667|| align=right|0,200|| align=right|13,96|| align=right|4,354||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20746)||2000 AL186|| align=right|14,3|| align=right|2,726|| align=right|0,105|| align=right|12,51|| align=right|4,500||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20747)||2000 AM186|| align=right|13,2|| align=right|2,673|| align=right|0,121|| align=right|13,75|| align=right|4,369||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20748)||2000 AP186|| align=right|13,6|| align=right|3,038|| align=right|0,047|| align=right|10,97|| align=right|5,293||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20749)||2000 AD199|| align=right|14,0|| align=right|2,451|| align=right|0,152|| align=right|14,33|| align=right|3,837||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20750)||2000 AF199|| align=right|13,1|| align=right|2,639|| align=right|0,253|| align=right|16,38|| align=right|4,287||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20751)||2000 AA200|| align=right|13,3|| align=right|2,878|| align=right|0,237|| align=right|16,97|| align=right|4,881||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20752)||2000 AP200|| align=right|14,1|| align=right|3,014|| align=right|0,198|| align=right|13,69|| align=right|5,232||MBA||9. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20753)||2000 AW211|| align=right|13,3|| align=right|2,570|| align=right|0,186|| align=right|12,92|| align=right|4,119||MBA||5. ledna 2000||Kitt Peak|| Spacewatch
|-
|(20754)||2000 AD244|| align=right|13,7|| align=right|3,091|| align=right|0,082|| align=right|12,91|| align=right|5,435||MBA||8. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20755)||2000 BX6|| align=right|12,6|| align=right|3,126|| align=right|0,152|| align=right|17,50|| align=right|5,526||MBA||27. ledna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20756)||2000 BC19|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,088|| align=right|2,98|| align=right|4,545||MBA||27. ledna 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(20757)||2000 CV52|| align=right|14,1|| align=right|2,576|| align=right|0,179|| align=right|14,00|| align=right|4,133||MBA||2. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20758)||2000 CS94|| align=right|13,4|| align=right|2,689|| align=right|0,181|| align=right|12,70|| align=right|4,408||MBA||8. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20759)||2000 CX96|| align=right|13,7|| align=right|2,718|| align=right|0,176|| align=right|13,49|| align=right|4,479||MBA||6. února 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20760) Chanmatchun||2000 DR8|| align=right|13,5|| align=right|2,420|| align=right|0,163|| align=right|7,38|| align=right|3,765||MBA||27. února 2000||Rock Finder||W. K. Y. Yeung
|-
|(20761)||2000 EA8|| align=right|13,6|| align=right|2,313|| align=right|0,172|| align=right|9,40|| align=right|3,518||MBA||5. března 2000||High Point||D. K. Chesney
|-
|(20762)||2000 EE36|| align=right|11,5|| align=right|3,151|| align=right|0,178|| align=right|16,00|| align=right|5,591||MBA||4. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20763)||2000 FQ9|| align=right|14,8|| align=right|2,138|| align=right|0,202|| align=right|3,57|| align=right|3,127||MBA||31. března 2000||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(20764)||2000 FE38|| align=right|12,7|| align=right|3,049|| align=right|0,147|| align=right|9,92|| align=right|5,322||MBA||29. března 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20765)||2000 JC40|| align=right|12,8|| align=right|2,553|| align=right|0,036|| align=right|14,11|| align=right|4,077||MBA||7. května 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20766)||2000 PK11|| align=right|14,1|| align=right|2,530|| align=right|0,127|| align=right|14,53|| align=right|4,024||MBA||1. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20767)||2000 PN24|| align=right|12,9|| align=right|2,621|| align=right|0,168|| align=right|13,78|| align=right|4,243||MBA||2. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20768) Langberg||2000 QO54|| align=right|15,1|| align=right|2,398|| align=right|0,192|| align=right|3,39|| align=right|3,713||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20769)||2000 QM65|| align=right|14,8|| align=right|2,543|| align=right|0,264|| align=right|6,71|| align=right|4,054||MBA||28. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20770)||2000 QT123|| align=right|15,8|| align=right|2,527|| align=right|0,270|| align=right|5,43|| align=right|4,016||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20771)||2000 QY150|| align=right|14,2|| align=right|2,308|| align=right|0,049|| align=right|11,60|| align=right|3,506||MBA||25. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20772) Brittajones||2000 QL182|| align=right|14,8|| align=right|2,533|| align=right|0,060|| align=right|9,97|| align=right|4,030||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20773) Aneeshvenkat||2000 QS208|| align=right|14,6|| align=right|3,118|| align=right|0,199|| align=right|5,78|| align=right|5,504||MBA||31. srpna 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20774)||2000 RP3|| align=right|13,8|| align=right|2,905|| align=right|0,079|| align=right|2,47|| align=right|4,950||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20775)||2000 RU9|| align=right|15,2|| align=right|2,399|| align=right|0,214|| align=right|2,90|| align=right|3,716||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20776) Juliekrugler||2000 RG10|| align=right|14,2|| align=right|2,608|| align=right|0,160|| align=right|4,29|| align=right|4,212||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20777)||2000 RX10|| align=right|14,0|| align=right|2,625|| align=right|0,179|| align=right|3,58|| align=right|4,253||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20778) Wangchaohao||2000 RD11|| align=right|15,9|| align=right|2,403|| align=right|0,150|| align=right|2,81|| align=right|3,723||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20779) Xiajunchao||2000 RN11|| align=right|15,8|| align=right|2,374|| align=right|0,041|| align=right|7,29|| align=right|3,658||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20780) Chanyikhei||2000 RO11|| align=right|14,7|| align=right|2,541|| align=right|0,137|| align=right|6,51|| align=right|4,049||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20781)||2000 RX38|| align=right|15,4|| align=right|2,322|| align=right|0,177|| align=right|5,99|| align=right|3,538||MBA||5. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20782) Markcroce||2000 RZ52|| align=right|14,8|| align=right|2,319|| align=right|0,101|| align=right|00,12|| align=right|3,530||MBA||4. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20783)||2000 RK55|| align=right|13,3|| align=right|2,727|| align=right|0,220|| align=right|7,79|| align=right|4,504||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20784) Trevorpowers||2000 RN56|| align=right|14,9|| align=right|2,413|| align=right|0,071|| align=right|5,43|| align=right|3,748||MBA||6. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20785) Mitalithakor||2000 RO60|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,109|| align=right|6,94|| align=right|3,762||MBA||3. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20786)||2000 RG62|| align=right|14,6|| align=right|2,197|| align=right|0,246|| align=right|6,87|| align=right|3,255||MBA||1. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20787) Mitchfourman||2000 RZ71|| align=right|14,9|| align=right|2,273|| align=right|0,152|| align=right|4,76|| align=right|3,427||MBA||2. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20788)||2000 SB29|| align=right|13,4|| align=right|2,632|| align=right|0,099|| align=right|12,02|| align=right|4,270||MBA||23. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20789) Hughgrant||2000 SU44|| align=right|12,9|| align=right|2,556|| align=right|0,239|| align=right|9,77|| align=right|4,086||MBA||28. září 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20790)||2000 SE45|| align=right|16,6|| align=right|2,757|| align=right|0,555|| align=right|8,26|| align=right|4,576||AMR||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20791)||2000 SH60|| align=right|14,2|| align=right|2,541|| align=right|0,208|| align=right|4,66|| align=right|4,050||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20792)||2000 SH88|| align=right|13,8|| align=right|2,673|| align=right|0,308|| align=right|13,66|| align=right|4,370||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20793) Goldinaaron||2000 SF118|| align=right|15,0|| align=right|2,623|| align=right|0,124|| align=right|2,53|| align=right|4,247||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20794) Ryanolson||2000 SD161|| align=right|15,3|| align=right|2,298|| align=right|0,167|| align=right|5,10|| align=right|3,483||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20795)||2000 SE161|| align=right|14,7|| align=right|2,379|| align=right|0,206|| align=right|2,65|| align=right|3,668||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20796) Philipmunoz||2000 SN169|| align=right|14,8|| align=right|2,896|| align=right|0,092|| align=right|2,29|| align=right|4,927||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20797)||2000 SD172|| align=right|13,5|| align=right|2,584|| align=right|0,187|| align=right|13,67|| align=right|4,154||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20798) Verlinden||2000 SH172|| align=right|14,2|| align=right|2,339|| align=right|0,137|| align=right|7,45|| align=right|3,576||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20799) Ashishbakshi||2000 SU172|| align=right|14,3|| align=right|3,102|| align=right|0,159|| align=right|2,82|| align=right|5,464||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20800)||2000 SV172|| align=right|13,5|| align=right|2,747|| align=right|0,088|| align=right|15,17|| align=right|4,551||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20801)||2000 SC179|| align=right|13,8|| align=right|2,715|| align=right|0,157|| align=right|14,57|| align=right|4,473||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20802)||2000 SR179|| align=right|14,3|| align=right|2,609|| align=right|0,239|| align=right|4,93|| align=right|4,213||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20803)||2000 SK188|| align=right|13,6|| align=right|3,137|| align=right|0,076|| align=right|5,16|| align=right|5,556||MBA||21. září 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(20804) Etter||2000 SW209|| align=right|14,7|| align=right|2,420|| align=right|0,179|| align=right|10,93|| align=right|3,764||MBA||25. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20805)||2000 SC220|| align=right|12,4|| align=right|2,678|| align=right|0,154|| align=right|14,27|| align=right|4,382||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20806)||2000 SW220|| align=right|14,0|| align=right|2,910|| align=right|0,088|| align=right|13,23|| align=right|4,962||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20807)||2000 SY220|| align=right|13,5|| align=right|3,048|| align=right|0,117|| align=right|11,44|| align=right|5,320||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20808)||2000 SR243|| align=right|13,6|| align=right|3,194|| align=right|0,067|| align=right|11,35|| align=right|5,709||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20809) Eshinjolly||2000 SW259|| align=right|14,2|| align=right|2,393|| align=right|0,150|| align=right|6,74|| align=right|3,702||MBA||24. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20810)||2000 SE266|| align=right|12,5|| align=right|2,675|| align=right|0,166|| align=right|8,94|| align=right|4,374||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20811)||2000 ST266|| align=right|13,5|| align=right|2,560|| align=right|0,094|| align=right|14,38|| align=right|4,095||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20812) Shannonbabb||2000 SL269|| align=right|15,0|| align=right|2,695|| align=right|0,095|| align=right|6,64|| align=right|4,423||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20813) Aakashshah||2000 SB274|| align=right|14,4|| align=right|2,677|| align=right|0,111|| align=right|3,00|| align=right|4,379||MBA||28. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20814) Laurajones||2000 SW292|| align=right|14,1|| align=right|2,973|| align=right|0,094|| align=right|9,21|| align=right|5,124||MBA||27. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20815)||2000 SZ318|| align=right|14,6|| align=right|2,596|| align=right|0,037|| align=right|12,20|| align=right|4,181||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20816)||2000 SQ319|| align=right|13,6|| align=right|2,635|| align=right|0,190|| align=right|11,65|| align=right|4,276||MBA||26. září 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20817) Liuxiaofeng||2000 TT50|| align=right|14,6|| align=right|2,767|| align=right|0,105|| align=right|9,88|| align=right|4,601||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20818) Karmadiraju||2000 TQ54|| align=right|14,6|| align=right|3,125|| align=right|0,081|| align=right|1,49|| align=right|5,523||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20819)||2000 TX55|| align=right|13,9|| align=right|2,966|| align=right|0,081|| align=right|11,40|| align=right|5,106||MBA||1. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20820)||2000 UZ3|| align=right|11,9|| align=right|3,105|| align=right|0,083|| align=right|15,94|| align=right|5,471||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20821) Balasridhar||2000 UT5|| align=right|14,8|| align=right|2,331|| align=right|0,136|| align=right|6,81|| align=right|3,559||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20822) Lintingnien||2000 UK7|| align=right|14,3|| align=right|2,544|| align=right|0,095|| align=right|5,07|| align=right|4,057||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20823) Liutingchun||2000 UZ7|| align=right|14,7|| align=right|3,111|| align=right|0,165|| align=right|5,71|| align=right|5,485||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20824)||2000 UX9|| align=right|15,5|| align=right|2,298|| align=right|0,242|| align=right|2,63|| align=right|3,483||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20825)||2000 UN11|| align=right|12,5|| align=right|3,101|| align=right|0,220|| align=right|12,62|| align=right|5,461||MBA||26. října 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20826)||2000 UV13|| align=right|13,5|| align=right|2,433|| align=right|0,627|| align=right|31,97|| align=right|3,795||APL||21. října 2000||Bisei SG Center||BATTeRS
|-
|(20827)||2000 UY25|| align=right|14,7|| align=right|3,227|| align=right|0,093|| align=right|5,90|| align=right|5,796||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20828) Linchen||2000 UO27|| align=right|14,2|| align=right|2,397|| align=right|0,119|| align=right|6,65|| align=right|3,710||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20829)||2000 UR27|| align=right|14,0|| align=right|2,755|| align=right|0,161|| align=right|8,96|| align=right|4,572||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20830) Luyajia||2000 UG45|| align=right|14,6|| align=right|2,935|| align=right|0,013|| align=right|2,96|| align=right|5,028||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20831) Zhangyi||2000 UM47|| align=right|15,5|| align=right|2,253|| align=right|0,058|| align=right|2,08|| align=right|3,381||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20832) Santhikodali||2000 UQ47|| align=right|14,1|| align=right|2,782|| align=right|0,145|| align=right|5,24|| align=right|4,640||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20833)||2000 US47|| align=right|15,0|| align=right|2,406|| align=right|0,226|| align=right|2,67|| align=right|3,731||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20834) Allihewlett||2000 UM48|| align=right|14,3|| align=right|2,285|| align=right|0,172|| align=right|5,79|| align=right|3,454||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20835) Eliseadcock||2000 UY49|| align=right|14,1|| align=right|2,657|| align=right|0,112|| align=right|4,30|| align=right|4,330||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20836) Marilytedja||2000 UE51|| align=right|14,8|| align=right|3,002|| align=right|0,076|| align=right|2,51|| align=right|5,200||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20837) Ramanlal||2000 UX52|| align=right|14,6|| align=right|2,878|| align=right|0,109|| align=right|2,91|| align=right|4,881||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20838)||2000 UY53|| align=right|13,6|| align=right|2,854|| align=right|0,211|| align=right|9,36|| align=right|4,822||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20839) Bretharrison||2000 US55|| align=right|14,7|| align=right|2,699|| align=right|0,062|| align=right|3,62|| align=right|4,435||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20840) Borishanin||2000 UF58|| align=right|14,3|| align=right|2,577|| align=right|0,173|| align=right|9,13|| align=right|4,137||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20841)||2000 UM69|| align=right|13,8|| align=right|3,138|| align=right|0,059|| align=right|7,51|| align=right|5,559||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20842)||2000 UG75|| align=right|13,7|| align=right|3,226|| align=right|0,105|| align=right|22,18|| align=right|5,794||MBA||31. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20843) Kuotzuhao||2000 UZ78|| align=right|15,0|| align=right|2,396|| align=right|0,145|| align=right|2,05|| align=right|3,709||MBA||24. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20844)||2000 UK97|| align=right|13,6|| align=right|2,652|| align=right|0,130|| align=right|9,59|| align=right|4,318||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20845)||2000 UY102|| align=right|12,2|| align=right|2,980|| align=right|0,042|| align=right|10,13|| align=right|5,143||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20846) Liyulin||2000 US103|| align=right|14,8|| align=right|2,263|| align=right|0,108|| align=right|6,33|| align=right|3,404||MBA||25. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20847)||2000 UW104|| align=right|14,0|| align=right|2,763|| align=right|0,118|| align=right|9,40|| align=right|4,591||MBA||27. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20848)||2000 UA105|| align=right|13,8|| align=right|2,554|| align=right|0,241|| align=right|13,92|| align=right|4,081||MBA||27. října 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20849)||2000 VJ1|| align=right|14,7|| align=right|2,400|| align=right|0,233|| align=right|5,75|| align=right|3,717||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20850) Gaglani||2000 VF2|| align=right|14,9|| align=right|2,389|| align=right|0,194|| align=right|2,82|| align=right|3,692||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20851) Ramachandran||2000 VA8|| align=right|14,9|| align=right|2,865|| align=right|0,101|| align=right|00,79|| align=right|4,848||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20852) Allilandstrom||2000 VY12|| align=right|15,3|| align=right|2,526|| align=right|0,084|| align=right|2,51|| align=right|4,014||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20853) Yunxiangchu||2000 VQ13|| align=right|15,5|| align=right|2,524|| align=right|0,099|| align=right|4,13|| align=right|4,010||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20854) Tetruashvily||2000 VH27|| align=right|14,4|| align=right|2,421|| align=right|0,138|| align=right|4,68|| align=right|3,765||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20855) Arifawan||2000 VV27|| align=right|15,2|| align=right|2,278|| align=right|0,169|| align=right|3,48|| align=right|3,437||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20856) Hamzabari||2000 VT28|| align=right|14,3|| align=right|2,321|| align=right|0,069|| align=right|6,64|| align=right|3,535||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20857) Richardromeo||2000 VA30|| align=right|14,5|| align=right|2,470|| align=right|0,142|| align=right|9,35|| align=right|3,882||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20858) Cuirongfeng||2000 VM31|| align=right|14,9|| align=right|2,624|| align=right|0,040|| align=right|2,00|| align=right|4,249||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20859)||2000 VT31|| align=right|13,9|| align=right|2,884|| align=right|0,155|| align=right|00,68|| align=right|4,898||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20860)||2000 VS34|| align=right|16,3|| align=right|2,714|| align=right|0,444|| align=right|8,55|| align=right|4,471||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20861) Lesliebeh||2000 VX34|| align=right|14,9|| align=right|2,619|| align=right|0,102|| align=right|2,64|| align=right|4,238||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20862) Jenngoedhart||2000 VY34|| align=right|14,1|| align=right|2,238|| align=right|0,126|| align=right|5,08|| align=right|3,348||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20863) Jamescronk||2000 VW35|| align=right|14,4|| align=right|2,269|| align=right|0,141|| align=right|4,77|| align=right|3,418||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20864)||2000 VF36|| align=right|13,5|| align=right|2,559|| align=right|0,107|| align=right|14,18|| align=right|4,094||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20865)||2000 VL36|| align=right|13,8|| align=right|2,629|| align=right|0,153|| align=right|13,49|| align=right|4,262||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20866)||2000 VP37|| align=right|11,8|| align=right|2,674|| align=right|0,059|| align=right|21,08|| align=right|4,373||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20867)||2000 VT37|| align=right|13,0|| align=right|2,579|| align=right|0,127|| align=right|11,60|| align=right|4,140||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20868)||2000 VR39|| align=right|13,8|| align=right|3,158|| align=right|0,194|| align=right|2,40|| align=right|5,612||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20869)||2000 VK45|| align=right|13,8|| align=right|2,341|| align=right|0,241|| align=right|12,43|| align=right|3,582||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20870) Kaningher||2000 VC48|| align=right|15,2|| align=right|2,837|| align=right|0,073|| align=right|2,48|| align=right|4,779||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20871)||2000 VJ48|| align=right|15,3|| align=right|2,369|| align=right|0,230|| align=right|1,51|| align=right|3,646||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20872)||2000 VV48|| align=right|15,5|| align=right|2,166|| align=right|0,220|| align=right|1,93|| align=right|3,187||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20873) Evanfrank||2000 VH49|| align=right|14,6|| align=right|2,436|| align=right|0,148|| align=right|7,87|| align=right|3,801||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20874) MacGregor||2000 VL49|| align=right|14,4|| align=right|2,947|| align=right|0,100|| align=right|1,98|| align=right|5,058||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20875)||2000 VU49|| align=right|13,6|| align=right|2,906|| align=right|0,237|| align=right|2,72|| align=right|4,954||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20876)||2000 VW49|| align=right|14,4|| align=right|2,393|| align=right|0,218|| align=right|2,68|| align=right|3,701||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20877)||2000 VD50|| align=right|15,5|| align=right|2,379|| align=right|0,206|| align=right|1,50|| align=right|3,670||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20878) Uwetreske||2000 VH50|| align=right|14,6|| align=right|2,702|| align=right|0,161|| align=right|4,53|| align=right|4,440||MBA||2. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20879) Chengyuhsuan||2000 VJ55|| align=right|15,8|| align=right|2,304|| align=right|0,086|| align=right|4,73|| align=right|3,497||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20880) Yiyideng||2000 VE57|| align=right|15,6|| align=right|2,695|| align=right|0,049|| align=right|4,59|| align=right|4,423||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20881)||2000 VG57|| align=right|15,8|| align=right|2,181|| align=right|0,140|| align=right|2,19|| align=right|3,221||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20882)||2000 VH57|| align=right|14,6|| align=right|2,365|| align=right|0,248|| align=right|2,39|| align=right|3,636||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20883) Gervais||2000 VD58|| align=right|15,1|| align=right|2,254|| align=right|0,133|| align=right|5,95|| align=right|3,383||MBA||3. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20884)||2000 VA59|| align=right|13,9|| align=right|2,891|| align=right|0,072|| align=right|3,05|| align=right|4,915||MBA||1. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20885)||2000 WD2|| align=right|13,0|| align=right|2,691|| align=right|0,214|| align=right|9,67|| align=right|4,415||MBA||18. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20886)||2000 WE2|| align=right|14,3|| align=right|2,173|| align=right|0,144|| align=right|6,35|| align=right|3,203||MBA||18. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20887)||2000 WP2|| align=right|14,4|| align=right|2,242|| align=right|0,163|| align=right|3,20|| align=right|3,357||MBA||18. listopadu 2000||Desert Beaver||W. K. Y. Yeung
|-
|(20888) Siyueguo||2000 WB14|| align=right|15,1|| align=right|2,679|| align=right|0,095|| align=right|1,51|| align=right|4,383||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20889)||2000 WB15|| align=right|15,8|| align=right|2,236|| align=right|0,237|| align=right|4,06|| align=right|3,342||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20890)||2000 WN19|| align=right|13,9|| align=right|2,747|| align=right|0,182|| align=right|9,78|| align=right|4,553||MBA||25. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20891)||2000 WN28|| align=right|12,7|| align=right|2,673|| align=right|0,185|| align=right|15,46|| align=right|4,369||MBA||23. listopadu 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(20892) MacChnoic||2000 WE75|| align=right|14,5|| align=right|2,227|| align=right|0,154|| align=right|6,83|| align=right|3,324||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20893) Rosymccloskey||2000 WJ75|| align=right|15,1|| align=right|2,250|| align=right|0,196|| align=right|4,89|| align=right|3,375||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20894) Krumeich||2000 WP93|| align=right|15,0|| align=right|2,722|| align=right|0,068|| align=right|4,97|| align=right|4,490||MBA||21. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20895)||2000 WU106|| align=right|14,6|| align=right|2,184|| align=right|0,200|| align=right|5,61|| align=right|3,227||MBA||20. listopadu 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20896)||2000 WW141|| align=right|13,3|| align=right|2,558|| align=right|0,159|| align=right|13,72|| align=right|4,091||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20897)||2000 WR142|| align=right|14,5|| align=right|2,771|| align=right|0,028|| align=right|15,59|| align=right|4,612||MBA||20. listopadu 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(20898) Fountainhills||2000 WE147|| align=right|11,0|| align=right|4,229|| align=right|0,465|| align=right|45,50|| align=right|8,695||MBA||30. listopadu 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(20899)||2000 XB3|| align=right|13,7|| align=right|2,574|| align=right|0,302|| align=right|11,94|| align=right|4,130||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20900)||2000 XW4|| align=right|14,1|| align=right|2,981|| align=right|0,113|| align=right|10,69|| align=right|5,146||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20901) Mattmuehler||2000 XO6|| align=right|14,6|| align=right|2,367|| align=right|0,114|| align=right|6,27|| align=right|3,642||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20902) Kylebeighle||2000 XY6|| align=right|14,1|| align=right|2,714|| align=right|0,005|| align=right|8,74|| align=right|4,470||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20903)||2000 XH9|| align=right|14,0|| align=right|2,586|| align=right|0,186|| align=right|14,22|| align=right|4,157||MBA||1. prosince 2000||Socorro||LINEAR
|-
|(20904)||2190 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,148|| align=right|0,132|| align=right|4,61|| align=right|5,585||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20905)||2581 P-L|| align=right|14,8|| align=right|2,887|| align=right|0,077|| align=right|3,17|| align=right|4,903||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20906)||2727 P-L|| align=right|15,3|| align=right|2,333|| align=right|0,146|| align=right|4,93|| align=right|3,564||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20907)||2762 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,147|| align=right|0,242|| align=right|2,73|| align=right|5,583||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20908)||2819 P-L|| align=right|14,7|| align=right|2,883|| align=right|0,004|| align=right|1,96|| align=right|4,893||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20909)||4026 P-L|| align=right|12,9|| align=right|2,625|| align=right|0,128|| align=right|13,27|| align=right|4,252||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20910)||4060 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,652|| align=right|0,034|| align=right|1,61|| align=right|4,319||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20911)||4083 P-L|| align=right|14,3|| align=right|2,318|| align=right|0,092|| align=right|4,12|| align=right|3,529||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20912)||4129 P-L|| align=right|15,5|| align=right|2,216|| align=right|0,196|| align=right|6,00|| align=right|3,298||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20913)||4214 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,147|| align=right|0,071|| align=right|4,63|| align=right|5,582||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20914)||4215 P-L|| align=right|16,3|| align=right|2,212|| align=right|0,094|| align=right|1,79|| align=right|3,290||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20915)||4302 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,151|| align=right|0,055|| align=right|4,00|| align=right|5,593||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20916)||4628 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,154|| align=right|0,150|| align=right|6,12|| align=right|5,600||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20917)||5016 P-L|| align=right|15,9|| align=right|2,200|| align=right|0,108|| align=right|4,93|| align=right|3,262||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20918)||6539 P-L|| align=right|14,5|| align=right|2,668|| align=right|0,071|| align=right|7,78|| align=right|4,356||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20919)||6606 P-L|| align=right|15,4|| align=right|2,328|| align=right|0,043|| align=right|6,65|| align=right|3,552||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20920)||6653 P-L|| align=right|15,2|| align=right|2,673|| align=right|0,087|| align=right|3,61|| align=right|4,369||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20921)||6680 P-L|| align=right|15,6|| align=right|2,340|| align=right|0,064|| align=right|6,27|| align=right|3,578||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20922)||6769 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,123|| align=right|0,193|| align=right|2,45|| align=right|5,517||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20923)||6846 P-L|| align=right|14,7|| align=right|3,130|| align=right|0,109|| align=right|5,59|| align=right|5,538||MBA||24. září 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20924)||9526 P-L|| align=right|13,6|| align=right|2,708|| align=right|0,051|| align=right|11,98|| align=right|4,455||MBA||17. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20925)||9596 P-L|| align=right|14,3|| align=right|3,151|| align=right|0,217|| align=right|9,75|| align=right|5,593||MBA||22. října 1960||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20926)||1101 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,682|| align=right|0,043|| align=right|3,60|| align=right|4,391||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20927)||1126 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,444|| align=right|0,191|| align=right|2,05|| align=right|3,820||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20928)||2024 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,122|| align=right|12,91|| align=right|4,366||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20929)||2050 T-1|| align=right|14,1|| align=right|3,073|| align=right|0,081|| align=right|9,79|| align=right|5,387||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20930)||2130 T-1|| align=right|15,5|| align=right|2,268|| align=right|0,163|| align=right|1,61|| align=right|3,415||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20931)||2208 T-1|| align=right|14,7|| align=right|2,454|| align=right|0,192|| align=right|8,46|| align=right|3,844||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20932)||2258 T-1|| align=right|13,2|| align=right|2,461|| align=right|0,243|| align=right|8,21|| align=right|3,861||MBA||25. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20933)||3015 T-1|| align=right|14,8|| align=right|2,284|| align=right|0,123|| align=right|7,20|| align=right|3,451||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20934)||4194 T-1|| align=right|14,9|| align=right|2,278|| align=right|0,118|| align=right|6,65|| align=right|3,439||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20935)||4265 T-1|| align=right|15,6|| align=right|2,247|| align=right|0,106|| align=right|2,51|| align=right|3,368||MBA||26. března 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20936)||4835 T-1|| align=right|13,7|| align=right|1,855|| align=right|0,102|| align=right|18,61|| align=right|2,525||MBA||13. května 1971||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20937)||1005 T-2|| align=right|13,6|| align=right|3,029|| align=right|0,100|| align=right|2,20|| align=right|5,271||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20938)||1075 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,233|| align=right|0,175|| align=right|7,51|| align=right|3,337||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20939)||1178 T-2|| align=right|15,0|| align=right|3,099|| align=right|0,108|| align=right|10,28|| align=right|5,454||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20940)||1236 T-2|| align=right|15,5|| align=right|2,409|| align=right|0,140|| align=right|1,80|| align=right|3,738||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20941)||1341 T-2|| align=right|15,1|| align=right|2,675|| align=right|0,058|| align=right|2,76|| align=right|4,375||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20942)||2092 T-2|| align=right|14,9|| align=right|2,649|| align=right|0,099|| align=right|5,30|| align=right|4,311||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20943)||2115 T-2|| align=right|16,1|| align=right|2,219|| align=right|0,081|| align=right|2,07|| align=right|3,305||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20944)||2200 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,431|| align=right|0,124|| align=right|00,32|| align=right|3,790||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20945)||2248 T-2|| align=right|16,0|| align=right|2,239|| align=right|0,150|| align=right|5,69|| align=right|3,350||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20946)||2316 T-2|| align=right|15,8|| align=right|2,212|| align=right|0,036|| align=right|2,83|| align=right|3,290||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20947) Polyneikes||2638 T-2|| align=right|12,0|| align=right|5,128|| align=right|0,025|| align=right|2,33|| align=right|11,61||JUT||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20948)||2754 T-2|| align=right|15,7|| align=right|2,420|| align=right|0,067|| align=right|6,39|| align=right|3,764||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20949)||3024 T-2|| align=right|15,3|| align=right|2,663|| align=right|0,030|| align=right|22,09|| align=right|4,346||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20950)||3305 T-2|| align=right|15,4|| align=right|2,401|| align=right|0,144|| align=right|3,22|| align=right|3,719||MBA||30. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20951)||4261 T-2|| align=right|14,3|| align=right|2,674|| align=right|0,055|| align=right|4,92|| align=right|4,372||MBA||29. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20952) Tydeus||5151 T-2|| align=right|11,8|| align=right|5,201|| align=right|0,085|| align=right|9,97|| align=right|11,86||JUT||25. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20953)||1068 T-3|| align=right|13,6|| align=right|3,136|| align=right|0,190|| align=right|21,77|| align=right|5,553||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20954)||1158 T-3|| align=right|13,5|| align=right|3,062|| align=right|0,111|| align=right|10,04|| align=right|5,356||MBA||17. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20955)||2387 T-3|| align=right|13,9|| align=right|3,127|| align=right|0,103|| align=right|3,86|| align=right|5,528||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20956)||3510 T-3|| align=right|15,2|| align=right|2,170|| align=right|0,079|| align=right|3,96|| align=right|3,196||MBA||16. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20957)||4430 T-3|| align=right|15,0|| align=right|2,232|| align=right|0,109|| align=right|3,96|| align=right|3,333||MBA||11. října 1977||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20958)||A900 MA|| align=right|14,2|| align=right|2,330|| align=right|0,295|| align=right|8,16|| align=right|3,556||MBA||29. června 1900||Mt. Hamilton||J. E. Keeler
|-
|(20959)||1936 UG|| align=right|13,7|| align=right|2,613|| align=right|0,312|| align=right|6,11|| align=right|4,224||MBA||21. října 1936||Nice||M. Laugier
|-
|(20960)||1971 UR|| align=right|13,2|| align=right|3,153|| align=right|0,100|| align=right|5,91|| align=right|5,599||MBA||26. října 1971||Bergedorf||L. Kohoutek
|-
|(20961) Arkesilaos||1973 SS1|| align=right|11,7|| align=right|5,145|| align=right|0,018|| align=right|9,21|| align=right|11,67||JUT||19. září 1973||Palomar||C. J. van Houten; I. van Houten-Groeneveld; T. Gehrels
|-
|(20962)||1977 EW7|| align=right|14,2|| align=right|2,618|| align=right|0,124|| align=right|12,85|| align=right|4,236||MBA||12. března 1977||Kiso||H. Kosai; K. Hurukawa
|-
|(20963) Pisarenko||1977 QN1|| align=right|13,0|| align=right|2,620|| align=right|0,181|| align=right|12,92|| align=right|4,241||MBA||19. srpna 1977||Krym–Naučnyj||N. S. Černych
|-
|(20964) Mons Naklethi||1977 UA|| align=right|14,1|| align=right|2,384|| align=right|0,190|| align=right|9,33|| align=right|3,680||MBA||16. října 1977||Kleť||A. Mrkos
|-
|(20965)||1978 SJ7|| align=right|13,2|| align=right|2,928|| align=right|0,140|| align=right|14,57|| align=right|5,010||MBA||26. září 1978||Krym–Naučnyj||L. V. Žuravleva
|-
|(20966)||1978 VH5|| align=right|13,5|| align=right|3,024|| align=right|0,012|| align=right|8,95|| align=right|5,259||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(20967)||1978 VF6|| align=right|16,0|| align=right|2,345|| align=right|0,098|| align=right|5,11|| align=right|3,591||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(20968)||1978 VM8|| align=right|15,9|| align=right|2,370|| align=right|0,154|| align=right|5,94|| align=right|3,647||MBA||7. listopadu 1978||Palomar||E. F. Helin; S. J. Bus
|-
|(20969) Samo||1979 SH|| align=right|14,4|| align=right|2,605|| align=right|0,277|| align=right|5,21|| align=right|4,205||MBA||17. září 1979||Kleť||A. Mrkos
|-
|(20970)||1981 DD1|| align=right|15,3|| align=right|2,534|| align=right|0,122|| align=right|14,53|| align=right|4,033||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20971)||1981 DR1|| align=right|14,2|| align=right|2,534|| align=right|0,144|| align=right|12,55|| align=right|4,032||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20972)||1981 DX2|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,051|| align=right|7,95|| align=right|5,174||MBA||28. února 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20973)||1981 EL2|| align=right|14,6|| align=right|2,617|| align=right|0,166|| align=right|10,79|| align=right|4,234||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20974)||1981 EO2|| align=right|13,9|| align=right|2,983|| align=right|0,034|| align=right|8,41|| align=right|5,151||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20975)||1981 ER4|| align=right|14,0|| align=right|2,946|| align=right|0,114|| align=right|10,07|| align=right|5,057||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20976)||1981 EA6|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,054|| align=right|6,21|| align=right|5,427||MBA||7. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20977)||1981 EN7|| align=right|13,8|| align=right|2,985|| align=right|0,100|| align=right|9,30|| align=right|5,156||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20978)||1981 EW10|| align=right|16,2|| align=right|2,252|| align=right|0,119|| align=right|6,39|| align=right|3,379||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20979)||1981 EO13|| align=right|15,8|| align=right|2,249|| align=right|0,063|| align=right|4,92|| align=right|3,372||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20980)||1981 ED16|| align=right|16,1|| align=right|2,257|| align=right|0,144|| align=right|3,59|| align=right|3,390||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20981)||1981 EZ16|| align=right|15,6|| align=right|2,573|| align=right|0,135|| align=right|7,76|| align=right|4,126||MBA||6. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20982)||1981 EL17|| align=right|15,1|| align=right|2,622|| align=right|0,078|| align=right|14,08|| align=right|4,244||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20983)||1981 EN20|| align=right|15,8|| align=right|2,254|| align=right|0,189|| align=right|2,62|| align=right|3,383||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20984)||1981 EH33|| align=right|14,8|| align=right|3,080|| align=right|0,049|| align=right|9,75|| align=right|5,405||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20985)||1981 EA35|| align=right|12,6|| align=right|3,069|| align=right|0,251|| align=right|15,67|| align=right|5,376||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20986)||1981 EL37|| align=right|14,8|| align=right|3,115|| align=right|0,155|| align=right|10,86|| align=right|5,496||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20987)||1981 EU38|| align=right|14,9|| align=right|2,251|| align=right|0,135|| align=right|3,18|| align=right|3,377||MBA||1. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20988)||1981 EC43|| align=right|15,1|| align=right|2,289|| align=right|0,191|| align=right|5,09|| align=right|3,463||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20989)||1981 EZ45|| align=right|13,7|| align=right|3,183|| align=right|0,116|| align=right|5,83|| align=right|5,677||MBA||2. března 1981||Siding Spring||S. J. Bus
|-
|(20990)||1983 RL3|| align=right|15,1|| align=right|2,170|| align=right|0,143|| align=right|3,07|| align=right|3,197||MBA||1. září 1983||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20991) Jánkollár||1984 WX1|| align=right|13,7|| align=right|2,969|| align=right|0,064|| align=right|11,25|| align=right|5,115||MBA||28. listopadu 1984||Piszkesteto||M. Antal
|-
|(20992)||1985 RV2|| align=right|15,5|| align=right|2,338|| align=right|0,241|| align=right|5,90|| align=right|3,575||MBA||5. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20993)||1985 RX2|| align=right|15,7|| align=right|2,357|| align=right|0,201|| align=right|1,80|| align=right|3,617||MBA||5. září 1985||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20994)||1985 TS|| align=right|14,4|| align=right|2,294|| align=right|0,125|| align=right|3,79|| align=right|3,475||MBA||15. října 1985||Anderson Mesa||E. Bowell
|-
|(20995)||1985 VY|| align=right|12,1|| align=right|5,095|| align=right|0,114|| align=right|20,38|| align=right|11,50||JUT||1. listopadu 1985||La Silla||R. M. West
|-
|(20996)||1986 PB|| align=right|14,2|| align=right|1,912|| align=right|0,050|| align=right|26,77|| align=right|2,643||MBA||4. srpna 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(20997)||1986 PL1|| align=right|13,2|| align=right|3,211|| align=right|0,153|| align=right|6,31|| align=right|5,753||MBA||1. srpna 1986||Palomar||E. F. Helin
|-
|(20998)||1986 QF1|| align=right|15,1|| align=right|2,216|| align=right|0,140|| align=right|5,27|| align=right|3,298||MBA||26. srpna 1986||La Silla||H. Debehogne
|-
|(20999)||1987 BF|| align=right|14,1|| align=right|2,279|| align=right|0,130|| align=right|5,08|| align=right|3,440||MBA||28. ledna 1987||Ojima||T. Niijima; T. Urata
|-
|(21000) L'Encyclopédie||1987 BY1|| align=right|15,1|| align=right|2,557|| align=right|0,235|| align=right|12,95|| align=right|4,088||MBA||26. ledna 1987||La Silla||E. W. Elst
|}

Poznámky: Prov. ozn. – první provizorní označení planetky; Abs. mag. – absolutní hvězdná velikost;
a – velká poloosa dráhy v astronomických jednotkách; e – excentricita dráhy;
i – sklon dráhy ve stupních; P – doba oběhu v rocích; – Typ obj. – klasifikace objektu do rodiny, kódy pro označení tříd:
AMR – Amorova skupina,
APL – Apollonova skupina,
CNT – skupina kentaurů,
HLD – Hildina skupina,
JUT – Jupiterův troján,
MBA – planetka v hlavním pásu,
PLT – plutíno.

Data použita se svolením / Data used with permission
© IAU: Minor Planet Center.

Seznamy planetek